|-
|(38001)||1998 KM37|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,247|| align=right|3,86|| align=right|4,303||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38002)||1998 KO42|| align=right|15,0|| align=right|2,538|| align=right|0,195|| align=right|13,93|| align=right|4,043||MBA||27. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38003)||1998 KH44|| align=right|13,8|| align=right|2,926|| align=right|0,213|| align=right|11,77|| align=right|5,004||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38004)||1998 KJ47|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,129|| align=right|4,29|| align=right|4,232||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38005)||1998 KM47|| align=right|12,3|| align=right|3,234|| align=right|0,072|| align=right|20,86|| align=right|5,814||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38006)||1998 KD48|| align=right|14,1|| align=right|2,625|| align=right|0,111|| align=right|13,57|| align=right|4,252||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38007)||1998 KS49|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,118|| align=right|14,88|| align=right|4,239||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38008)||1998 KP50|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,113|| align=right|12,87|| align=right|4,508||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38009)||1998 KV50|| align=right|14,3|| align=right|2,604|| align=right|0,155|| align=right|13,02|| align=right|4,200||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38010)||1998 KE51|| align=right|14,4|| align=right|2,701|| align=right|0,106|| align=right|12,97|| align=right|4,439||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38011)||1998 KL52|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,118|| align=right|12,24|| align=right|4,679||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38012)||1998 KE54|| align=right|14,6|| align=right|2,602|| align=right|0,164|| align=right|16,10|| align=right|4,197||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38013)||1998 KY54|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,108|| align=right|19,24|| align=right|4,415||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38014)||1998 KO61|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,128|| align=right|13,03|| align=right|4,241||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38015)||1998 KX63|| align=right|14,4|| align=right|2,777|| align=right|0,073|| align=right|5,96|| align=right|4,626||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38016)||1998 KV65|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,184|| align=right|17,60|| align=right|4,142||MBA||27. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38017)||1998 KW67|| align=right|14,4|| align=right|2,695|| align=right|0,176|| align=right|15,44|| align=right|4,424||MBA||26. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38018)||1998 LN2|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,152|| align=right|9,48|| align=right|5,600||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(38019)||1998 LV2|| align=right|12,8|| align=right|3,138|| align=right|0,096|| align=right|15,33|| align=right|5,558||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(38020) Hannadam||1998 MP|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,155|| align=right|13,20|| align=right|5,465||MBA||17. června 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(38021)||1998 MG1|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,081|| align=right|4,17|| align=right|4,681||MBA||16. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38022)||1998 MS7|| align=right|14,3|| align=right|3,171|| align=right|0,103|| align=right|14,22|| align=right|5,647||MBA||19. června 1998||Caussols||ODAS
|-
|(38023)||1998 MO39|| align=right|13,9|| align=right|2,888|| align=right|0,210|| align=right|12,92|| align=right|4,907||MBA||26. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(38024)||1998 OB|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,129|| align=right|8,98|| align=right|5,426||MBA||16. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(38025)||1998 QF|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,088|| align=right|8,18|| align=right|5,678||MBA||17. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38026)||1998 QC12|| align=right|13,5|| align=right|2,529|| align=right|0,071|| align=right|8,26|| align=right|4,022||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38027)||1998 QE14|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,136|| align=right|11,90|| align=right|5,321||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38028)||1998 QC20|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,303|| align=right|16,90|| align=right|5,431||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38029)||1998 QZ24|| align=right|12,8|| align=right|3,172|| align=right|0,145|| align=right|7,08|| align=right|5,649||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38030)||1998 QG33|| align=right|15,3|| align=right|2,975|| align=right|0,249|| align=right|3,35|| align=right|5,130||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38031)||1998 QN36|| align=right|13,3|| align=right|3,165|| align=right|0,134|| align=right|22,94|| align=right|5,630||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38032)||1998 QH43|| align=right|15,3|| align=right|3,013|| align=right|0,303|| align=right|3,34|| align=right|5,228||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38033)||1998 QN49|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,172|| align=right|3,21|| align=right|5,656||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38034)||1998 QW57|| align=right|14,1|| align=right|3,050|| align=right|0,121|| align=right|10,81|| align=right|5,325||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38035)||1998 QC85|| align=right|14,1|| align=right|3,169|| align=right|0,119|| align=right|16,47|| align=right|5,640||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38036)||1998 RE1|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,171|| align=right|17,11|| align=right|5,283||MBA||13. září 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38037)||1998 RS18|| align=right|14,7|| align=right|3,121|| align=right|0,153|| align=right|4,94|| align=right|5,513||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38038)||1998 RQ19|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,130|| align=right|1,64|| align=right|5,636||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38039)||1998 RD24|| align=right|14,1|| align=right|3,218|| align=right|0,136|| align=right|1,77|| align=right|5,771||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38040)||1998 RW49|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,145|| align=right|17,97|| align=right|5,662||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38041)||1998 RQ79|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,136|| align=right|5,57|| align=right|5,708||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38042)||1998 SA10|| align=right|12,8|| align=right|2,859|| align=right|0,211|| align=right|34,33|| align=right|4,832||MBA||21. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(38043)||1998 SB26|| align=right|13,8|| align=right|2,699|| align=right|0,200|| align=right|13,21|| align=right|4,434||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38044)||1998 SL62|| align=right|15,1|| align=right|1,933|| align=right|0,099|| align=right|20,88|| align=right|2,688||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38045)||1998 SM93|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,140|| align=right|12,58|| align=right|5,654||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38046)||1998 SW144|| align=right|12,9|| align=right|3,965|| align=right|0,214|| align=right|3,02|| align=right|7,896||HLD||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(38047)||1998 TC3|| align=right|14,1|| align=right|1,926|| align=right|0,042|| align=right|17,35|| align=right|2,672||MBA||14. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(38048)||1998 UL18|| align=right|14,5|| align=right|1,965|| align=right|0,074|| align=right|25,27|| align=right|2,755||MBA||27. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(38049)||1998 VY6|| align=right|15,5|| align=right|1,973|| align=right|0,072|| align=right|21,17|| align=right|2,772||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38050)||1998 VR38|| align=right|9,4|| align=right|5,223|| align=right|0,076|| align=right|28,53|| align=right|11,94||JUT||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38051)||1998 XJ5|| align=right|11,8|| align=right|5,173|| align=right|0,186|| align=right|8,76|| align=right|11,77||JUT||7. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38052)||1998 XA7|| align=right|12,8|| align=right|5,268|| align=right|0,036|| align=right|1,81|| align=right|12,10||JUT||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38053)||1998 XO62|| align=right|16,2|| align=right|1,902|| align=right|0,054|| align=right|20,28|| align=right|2,623||MBA||11. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38054)||1999 AG10|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,233|| align=right|2,85|| align=right|3,383||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38055)||1999 AC24|| align=right|14,7|| align=right|1,935|| align=right|0,113|| align=right|21,05|| align=right|2,691||MBA||15. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(38056)||1999 BZ10|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,184|| align=right|2,08|| align=right|3,443||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(38057)||1999 BO15|| align=right|13,0|| align=right|2,538|| align=right|0,200|| align=right|8,19|| align=right|4,043||MBA||26. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38058)||1999 CA35|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,158|| align=right|3,66|| align=right|3,387||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38059)||1999 CO38|| align=right|15,1|| align=right|2,230|| align=right|0,146|| align=right|4,40|| align=right|3,329||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38060)||1999 CB61|| align=right|15,5|| align=right|2,176|| align=right|0,095|| align=right|2,37|| align=right|3,209||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38061)||1999 DJ1|| align=right|15,6|| align=right|1,966|| align=right|0,034|| align=right|22,05|| align=right|2,756||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38062)||1999 EC9|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,211|| align=right|0,76|| align=right|3,444||MBA||15. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38063)||1999 FH|| align=right|14,5|| align=right|2,343|| align=right|0,294|| align=right|11,88|| align=right|3,585||MBA||16. března 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(38064)||1999 FZ10|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,193|| align=right|5,22|| align=right|3,288||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38065)||1999 FK19|| align=right|15,1|| align=right|2,139|| align=right|0,056|| align=right|2,64|| align=right|3,128||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38066)||1999 FO19|| align=right|15,5|| align=right|2,109|| align=right|0,352|| align=right|3,67|| align=right|3,063||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38067)||1999 FO31|| align=right|13,0|| align=right|2,572|| align=right|0,158|| align=right|14,07|| align=right|4,124||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38068)||1999 FK32|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,280|| align=right|12,15|| align=right|3,763||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38069)||1999 GN|| align=right|14,6|| align=right|2,304|| align=right|0,177|| align=right|6,64|| align=right|3,496||MBA||5. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38070)||1999 GG2|| align=right|15,4|| align=right|2,144|| align=right|0,216|| align=right|4,00|| align=right|3,139||MBA||6. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38071)||1999 GU3|| align=right|19,6|| align=right|2,089|| align=right|0,508|| align=right|12,74|| align=right|3,019||AMR PHA||10. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38072)||1999 GO11|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,179|| align=right|4,23|| align=right|3,525||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38073)||1999 GX11|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,234|| align=right|2,01|| align=right|3,397||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38074)||1999 GX19|| align=right|15,0|| align=right|2,220|| align=right|0,267|| align=right|4,75|| align=right|3,306||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38075)||1999 GN21|| align=right|13,7|| align=right|3,068|| align=right|0,252|| align=right|6,19|| align=right|5,373||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38076)||1999 GA31|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,152|| align=right|3,42|| align=right|3,332||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38077)||1999 GY31|| align=right|16,7|| align=right|2,236|| align=right|0,122|| align=right|3,53|| align=right|3,342||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38078)||1999 GW42|| align=right|14,8|| align=right|2,289|| align=right|0,233|| align=right|5,87|| align=right|3,463||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38079)||1999 HF|| align=right|14,3|| align=right|2,324|| align=right|0,194|| align=right|24,17|| align=right|3,542||MBA||16. dubna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(38080)||1999 HN1|| align=right|15,3|| align=right|2,174|| align=right|0,190|| align=right|3,86|| align=right|3,205||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38081)||1999 HC10|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,150|| align=right|4,58|| align=right|4,046||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38082)||1999 HO11|| align=right|16,4|| align=right|2,187|| align=right|0,100|| align=right|2,68|| align=right|3,234||MBA||17. dubna 1999||Catalina||CSS
|-
|(38083) Rhadamanthus||1999 HX11|| align=right|6,7|| align=right|39,22|| align=right|0,153|| align=right|12,73|| align=right|246||PLT||17. dubna 1999||Kitt Peak||Deep Ecliptic Survey
|-
|(38084)||1999 HB12|| align=right|7,2|| align=right|56,3|| align=right|0,422|| align=right|13,14|| align=right|423||SDO||18. dubna 1999||Kitt Peak||M. W. Buie; R. Millis
|-
|(38085)||1999 HO12|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,141|| align=right|25,26|| align=right|3,515||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38086)||1999 JB|| align=right|17,4|| align=right|1,421|| align=right|0,567|| align=right|23,67|| align=right|1,693||APL||5. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38087)||1999 JN|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,102|| align=right|2,67|| align=right|3,463||MBA||6. května 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(38088)||1999 JS1|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,182|| align=right|9,42|| align=right|3,504||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(38089)||1999 JV1|| align=right|13,7|| align=right|2,553|| align=right|0,200|| align=right|14,35|| align=right|4,078||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(38090)||1999 JN2|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,196|| align=right|5,40|| align=right|3,374||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(38091)||1999 JT3|| align=right|15,8|| align=right|2,170|| align=right|0,401|| align=right|9,36|| align=right|3,196||AMR||10. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38092)||1999 JF5|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,131|| align=right|9,06|| align=right|3,454||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38093)||1999 JX6|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,142|| align=right|8,04|| align=right|3,533||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(38094)||1999 JM9|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,065|| align=right|6,43|| align=right|3,267||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(38095)||1999 JD10|| align=right|15,5|| align=right|2,197|| align=right|0,198|| align=right|7,54|| align=right|3,256||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(38096)||1999 JF11|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,183|| align=right|1,68|| align=right|3,709||MBA||9. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38097)||1999 JW11|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,234|| align=right|22,55|| align=right|3,499||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38098)||1999 JO13|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,183|| align=right|5,04|| align=right|3,608||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38099)||1999 JE14|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,146|| align=right|7,42|| align=right|3,538||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38100)||1999 JM14|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,160|| align=right|5,66|| align=right|3,462||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38101)||1999 JE15|| align=right|16,3|| align=right|2,230|| align=right|0,201|| align=right|7,02|| align=right|3,329||MBA||15. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(38102)||1999 JM18|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,120|| align=right|3,94|| align=right|3,386||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38103)||1999 JM19|| align=right|14,7|| align=right|2,259|| align=right|0,084|| align=right|3,22|| align=right|3,395||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38104)||1999 JL20|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,122|| align=right|1,68|| align=right|3,463||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38105)||1999 JB21|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,141|| align=right|4,98|| align=right|3,443||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38106)||1999 JG23|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,254|| align=right|4,15|| align=right|3,559||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38107)||1999 JZ23|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,126|| align=right|6,39|| align=right|3,404||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38108)||1999 JB24|| align=right|15,1|| align=right|2,204|| align=right|0,064|| align=right|2,74|| align=right|3,270||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38109)||1999 JQ24|| align=right|14,6|| align=right|2,297|| align=right|0,253|| align=right|8,64|| align=right|3,482||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38110)||1999 JH25|| align=right|15,0|| align=right|2,344|| align=right|0,157|| align=right|6,42|| align=right|3,588||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38111)||1999 JQ26|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,226|| align=right|3,23|| align=right|3,440||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38112)||1999 JZ29|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,168|| align=right|2,87|| align=right|3,460||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38113)||1999 JB30|| align=right|15,5|| align=right|2,341|| align=right|0,146|| align=right|6,22|| align=right|3,581||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38114)||1999 JO34|| align=right|15,8|| align=right|2,227|| align=right|0,160|| align=right|2,51|| align=right|3,322||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38115)||1999 JJ35|| align=right|16,4|| align=right|2,243|| align=right|0,100|| align=right|2,45|| align=right|3,359||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38116)||1999 JK35|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,084|| align=right|0,85|| align=right|3,417||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38117)||1999 JH36|| align=right|15,2|| align=right|2,603|| align=right|0,174|| align=right|10,43|| align=right|4,198||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38118)||1999 JS36|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,147|| align=right|5,02|| align=right|3,584||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38119)||1999 JN37|| align=right|14,4|| align=right|2,397|| align=right|0,140|| align=right|5,60|| align=right|3,709||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38120)||1999 JN39|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,204|| align=right|2,84|| align=right|3,742||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38121)||1999 JO42|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,223|| align=right|4,19|| align=right|3,565||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38122)||1999 JC43|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,082|| align=right|3,20|| align=right|3,482||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38123)||1999 JD43|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,086|| align=right|6,02|| align=right|3,552||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38124)||1999 JV43|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,146|| align=right|4,18|| align=right|3,541||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38125)||1999 JG44|| align=right|13,5|| align=right|2,454|| align=right|0,135|| align=right|8,64|| align=right|3,845||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38126)||1999 JT44|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,150|| align=right|6,11|| align=right|3,351||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38127)||1999 JL45|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,096|| align=right|5,16|| align=right|3,408||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38128)||1999 JN45|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,139|| align=right|5,11|| align=right|3,375||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38129)||1999 JV45|| align=right|15,5|| align=right|2,214|| align=right|0,234|| align=right|4,06|| align=right|3,293||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38130)||1999 JY45|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,220|| align=right|4,17|| align=right|4,034||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38131)||1999 JR47|| align=right|16,0|| align=right|2,407|| align=right|0,189|| align=right|1,57|| align=right|3,734||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38132)||1999 JX47|| align=right|16,3|| align=right|2,176|| align=right|0,045|| align=right|4,25|| align=right|3,210||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38133)||1999 JY49|| align=right|16,6|| align=right|2,346|| align=right|0,153|| align=right|4,59|| align=right|3,593||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38134)||1999 JU51|| align=right|14,3|| align=right|2,177|| align=right|0,109|| align=right|6,49|| align=right|3,212||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38135)||1999 JB55|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,162|| align=right|2,24|| align=right|3,434||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38136)||1999 JK55|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,153|| align=right|4,90|| align=right|3,676||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38137)||1999 JH56|| align=right|16,3|| align=right|2,230|| align=right|0,094|| align=right|5,26|| align=right|3,330||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38138)||1999 JM56|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,180|| align=right|2,42|| align=right|3,713||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38139)||1999 JH57|| align=right|14,7|| align=right|2,426|| align=right|0,221|| align=right|3,45|| align=right|3,779||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38140)||1999 JX58|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,146|| align=right|7,37|| align=right|3,435||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38141)||1999 JN59|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,141|| align=right|5,06|| align=right|3,512||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38142)||1999 JQ59|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,147|| align=right|5,84|| align=right|3,448||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38143)||1999 JV60|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,148|| align=right|2,99|| align=right|3,416||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38144)||1999 JD61|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,234|| align=right|5,25|| align=right|4,088||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38145)||1999 JF61|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|6,10|| align=right|3,703||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38146)||1999 JK61|| align=right|15,4|| align=right|2,315|| align=right|0,144|| align=right|6,55|| align=right|3,521||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38147)||1999 JN62|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,094|| align=right|5,71|| align=right|3,698||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38148)||1999 JU62|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,084|| align=right|4,10|| align=right|3,463||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38149)||1999 JY62|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,154|| align=right|5,18|| align=right|3,387||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38150)||1999 JX64|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,104|| align=right|6,30|| align=right|3,408||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38151)||1999 JT65|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,166|| align=right|1,22|| align=right|3,416||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38152)||1999 JY66|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,177|| align=right|5,49|| align=right|3,474||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38153)||1999 JW67|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,187|| align=right|6,09|| align=right|3,332||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38154)||1999 JU68|| align=right|15,2|| align=right|2,253|| align=right|0,069|| align=right|5,47|| align=right|3,382||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38155)||1999 JJ69|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,225|| align=right|5,96|| align=right|3,424||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38156)||1999 JQ71|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,198|| align=right|5,95|| align=right|3,541||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38157)||1999 JC72|| align=right|15,3|| align=right|2,232|| align=right|0,180|| align=right|5,18|| align=right|3,334||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38158)||1999 JS72|| align=right|15,9|| align=right|2,454|| align=right|0,146|| align=right|3,84|| align=right|3,845||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38159)||1999 JB73|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,065|| align=right|6,93|| align=right|3,447||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38160)||1999 JG74|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,106|| align=right|4,83|| align=right|3,365||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38161)||1999 JN74|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,036|| align=right|6,48|| align=right|3,359||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38162)||1999 JB77|| align=right|14,9|| align=right|2,257|| align=right|0,093|| align=right|8,92|| align=right|3,390||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38163)||1999 JP77|| align=right|15,0|| align=right|2,412|| align=right|0,294|| align=right|7,78|| align=right|3,746||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38164)||1999 JB78|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,232|| align=right|6,33|| align=right|3,382||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38165)||1999 JQ80|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,169|| align=right|8,35|| align=right|3,531||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38166)||1999 JV84|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,242|| align=right|5,26|| align=right|3,378||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38167)||1999 JU88|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,172|| align=right|7,80|| align=right|3,358||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38168)||1999 JZ91|| align=right|15,2|| align=right|2,239|| align=right|0,208|| align=right|7,21|| align=right|3,350||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38169)||1999 JE98|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,201|| align=right|9,53|| align=right|4,130||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38170)||1999 JR98|| align=right|14,0|| align=right|2,764|| align=right|0,203|| align=right|8,69|| align=right|4,595||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38171)||1999 JM103|| align=right|16,0|| align=right|2,201|| align=right|0,016|| align=right|5,62|| align=right|3,265||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38172)||1999 JR107|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,168|| align=right|3,98|| align=right|3,291||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38173)||1999 JZ112|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,245|| align=right|3,97|| align=right|3,615||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38174)||1999 JA113|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,255|| align=right|5,29|| align=right|4,063||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38175)||1999 JQ118|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,198|| align=right|3,02|| align=right|3,630||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38176)||1999 JR119|| align=right|15,0|| align=right|2,452|| align=right|0,183|| align=right|3,10|| align=right|3,839||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38177)||1999 JY120|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,239|| align=right|3,65|| align=right|4,186||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38178)||1999 JA122|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,114|| align=right|6,22|| align=right|4,086||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38179)||1999 JV122|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,142|| align=right|3,43|| align=right|3,465||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38180)||1999 JR123|| align=right|15,2|| align=right|2,244|| align=right|0,160|| align=right|5,99|| align=right|3,361||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38181)||1999 JG124|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,289|| align=right|23,94|| align=right|3,510||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38182)||1999 JG125|| align=right|16,9|| align=right|2,284|| align=right|0,180|| align=right|2,82|| align=right|3,451||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38183)||1999 JM125|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,180|| align=right|1,87|| align=right|3,612||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38184)||1999 KF|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,235|| align=right|1,78|| align=right|3,551||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38185)||1999 KJ|| align=right|16,7|| align=right|2,319|| align=right|0,132|| align=right|1,49|| align=right|3,531||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38186)||1999 KV|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,243|| align=right|1,13|| align=right|3,712||MBA||17. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(38187)||1999 KH7|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,119|| align=right|6,90|| align=right|3,597||MBA||17. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38188)||1999 KX11|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,201|| align=right|2,66|| align=right|3,484||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38189)||1999 KT14|| align=right|14,6|| align=right|2,362|| align=right|0,120|| align=right|3,22|| align=right|3,629||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38190)||1999 KU14|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,170|| align=right|3,16|| align=right|3,760||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38191)||1999 KF15|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,077|| align=right|4,03|| align=right|3,261||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38192)||1999 LP6|| align=right|15,5|| align=right|2,813|| align=right|0,085|| align=right|2,80|| align=right|4,718||MBA||7. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38193)||1999 LB8|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,208|| align=right|6,81|| align=right|3,483||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38194)||1999 LS13|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,146|| align=right|6,35|| align=right|3,558||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38195)||1999 LD14|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,214|| align=right|6,98|| align=right|4,143||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38196)||1999 LQ15|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,299|| align=right|15,01|| align=right|3,753||MBA||12. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38197)||1999 LC19|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,138|| align=right|9,86|| align=right|4,191||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38198)||1999 LM19|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,181|| align=right|1,44|| align=right|3,841||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38199)||1999 LO24|| align=right|13,4|| align=right|2,769|| align=right|0,307|| align=right|11,41|| align=right|4,606||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38200)||1999 LR26|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,114|| align=right|5,78|| align=right|3,604||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38201)||1999 LF27|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,167|| align=right|12,93|| align=right|4,056||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38202)||1999 LM33|| align=right|14,6|| align=right|2,195|| align=right|0,183|| align=right|4,24|| align=right|3,251||MBA||10. června 1999||Palomar||NEAT
|-
|(38203) Sanner||1999 MJ|| align=right|14,7|| align=right|2,530|| align=right|0,124|| align=right|5,91|| align=right|4,023||MBA||19. června 1999||Junk Bond||J. Medkeff; D. Healy
|-
|(38204)||1999 MT|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,231|| align=right|1,66|| align=right|3,760||MBA||16. června 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38205)||1999 MH1|| align=right|14,1|| align=right|2,674|| align=right|0,201|| align=right|13,47|| align=right|4,373||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38206)||1999 ML1|| align=right|13,3|| align=right|2,578|| align=right|0,314|| align=right|12,93|| align=right|4,139||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38207)||1999 MM1|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,188|| align=right|2,26|| align=right|3,704||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38208)||1999 MO1|| align=right|13,7|| align=right|2,565|| align=right|0,173|| align=right|15,85|| align=right|4,108||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38209)||1999 NE|| align=right|16,3|| align=right|2,595|| align=right|0,047|| align=right|0,98|| align=right|4,179||MBA||4. července 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(38210)||1999 NP4|| align=right|15,4|| align=right|2,473|| align=right|0,092|| align=right|7,91|| align=right|3,889||MBA||13. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38211)||1999 NV4|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,214|| align=right|3,15|| align=right|4,419||MBA||12. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38212)||1999 NM5|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,232|| align=right|4,53|| align=right|3,507||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38213)||1999 NU6|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,076|| align=right|7,99|| align=right|4,234||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38214)||1999 NA8|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,187|| align=right|1,20|| align=right|3,556||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38215)||1999 NX9|| align=right|14,2|| align=right|2,852|| align=right|0,144|| align=right|16,33|| align=right|4,815||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38216)||1999 NP10|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,209|| align=right|2,96|| align=right|3,594||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38217)||1999 NB12|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,122|| align=right|5,80|| align=right|4,676||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38218)||1999 NY13|| align=right|15,3|| align=right|2,461|| align=right|0,239|| align=right|6,73|| align=right|3,859||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38219)||1999 NW19|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,200|| align=right|17,53|| align=right|4,076||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38220)||1999 NV23|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,188|| align=right|8,71|| align=right|3,442||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38221)||1999 NB28|| align=right|13,8|| align=right|2,614|| align=right|0,158|| align=right|5,58|| align=right|4,226||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38222)||1999 NP31|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,124|| align=right|3,51|| align=right|4,161||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38223)||1999 NG38|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,140|| align=right|4,80|| align=right|3,529||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38224)||1999 NC41|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,100|| align=right|1,67|| align=right|4,094||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38225)||1999 NT48|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,128|| align=right|6,89|| align=right|3,781||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38226)||1999 NG50|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,178|| align=right|12,77|| align=right|4,256||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38227)||1999 NJ50|| align=right|14,4|| align=right|2,649|| align=right|0,160|| align=right|12,67|| align=right|4,311||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38228)||1999 NH52|| align=right|14,9|| align=right|2,589|| align=right|0,151|| align=right|12,47|| align=right|4,164||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38229)||1999 NG53|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,186|| align=right|12,48|| align=right|4,171||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38230)||1999 NP53|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,110|| align=right|14,12|| align=right|4,382||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38231)||1999 NF54|| align=right|13,3|| align=right|3,116|| align=right|0,109|| align=right|13,25|| align=right|5,501||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38232)||1999 NW55|| align=right|14,5|| align=right|2,631|| align=right|0,137|| align=right|11,79|| align=right|4,266||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38233)||1999 NS57|| align=right|14,7|| align=right|2,315|| align=right|0,163|| align=right|7,86|| align=right|3,523||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38234)||1999 NA59|| align=right|13,8|| align=right|2,804|| align=right|0,206|| align=right|12,08|| align=right|4,694||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38235)||1999 NJ63|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,054|| align=right|2,35|| align=right|3,776||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38236)||1999 NC64|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,094|| align=right|7,22|| align=right|3,650||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38237) Roche||1999 OF|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,162|| align=right|1,50|| align=right|3,671||MBA||16. července 1999||Pises||Pises
|-
|(38238)||1999 OW|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,316|| align=right|6,51|| align=right|4,140||MBA||18. července 1999||Modra||S. Gajdoš; D. Kalmancok
|-
|(38239)||1999 OR3|| align=right|17,9|| align=right|2,034|| align=right|0,578|| align=right|9,49|| align=right|2,900||APL||27. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38240)||1999 PB1|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,230|| align=right|3,93|| align=right|4,108||MBA||8. srpna 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(38241)||1999 PU1|| align=right|14,0|| align=right|3,009|| align=right|0,063|| align=right|9,73|| align=right|5,218||MBA||9. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38242)||1999 PB2|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,027|| align=right|2,33|| align=right|4,255||MBA||10. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38243)||1999 PB4|| align=right|14,6|| align=right|3,153|| align=right|0,219|| align=right|3,05|| align=right|5,598||MBA||13. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38244)||1999 PD4|| align=right|14,9|| align=right|2,768|| align=right|0,100|| align=right|5,83|| align=right|4,605||MBA||13. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38245) Marcospontes||1999 PF4|| align=right|15,0|| align=right|2,894|| align=right|0,083|| align=right|1,35|| align=right|4,923||MBA||12. srpna 1999||Wykrota||C. Jacques; L. Duczmal
|-
|(38246)||1999 PL4|| align=right|14,4|| align=right|2,607|| align=right|0,069|| align=right|8,97|| align=right|4,208||MBA||14. srpna 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(38247)||1999 QE|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,173|| align=right|4,45|| align=right|3,562||MBA||18. srpna 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(38248)||1999 QX|| align=right|15,3|| align=right|2,718|| align=right|0,094|| align=right|4,14|| align=right|4,480||MBA||17. srpna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38249)||1999 QJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,670|| align=right|0,243|| align=right|13,95|| align=right|4,361||MBA||24. srpna 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|(38250) Tartois||1999 QS2|| align=right|14,9|| align=right|3,169|| align=right|0,188|| align=right|2,35|| align=right|5,640||MBA||31. srpna 1999||Blauvac||R. Roy
|-
|(38251)||1999 RY|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,238|| align=right|4,40|| align=right|4,183||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38252)||1999 RM6|| align=right|14,4|| align=right|3,208|| align=right|0,158|| align=right|1,34|| align=right|5,746||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38253)||1999 RM9|| align=right|15,2|| align=right|2,946|| align=right|0,061|| align=right|1,54|| align=right|5,055||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38254)||1999 RV9|| align=right|16,3|| align=right|2,637|| align=right|0,055|| align=right|1,46|| align=right|4,282||MBA||6. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38255)||1999 RH10|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,188|| align=right|3,40|| align=right|4,119||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38256)||1999 RH12|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,197|| align=right|4,04|| align=right|4,184||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38257)||1999 RC13|| align=right|11,6|| align=right|5,195|| align=right|0,118|| align=right|14,84|| align=right|11,84||JUT||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38258)||1999 RD14|| align=right|14,2|| align=right|3,029|| align=right|0,024|| align=right|8,39|| align=right|5,272||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38259)||1999 RR14|| align=right|12,9|| align=right|3,168|| align=right|0,160|| align=right|17,90|| align=right|5,639||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38260)||1999 RK15|| align=right|14,5|| align=right|2,646|| align=right|0,172|| align=right|6,75|| align=right|4,304||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38261)||1999 RY16|| align=right|13,6|| align=right|3,031|| align=right|0,016|| align=right|6,18|| align=right|5,277||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38262)||1999 RB20|| align=right|15,1|| align=right|3,180|| align=right|0,165|| align=right|4,06|| align=right|5,671||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38263)||1999 RC20|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,126|| align=right|5,28|| align=right|5,714||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38264)||1999 RC22|| align=right|13,8|| align=right|2,767|| align=right|0,120|| align=right|9,94|| align=right|4,602||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38265)||1999 RT22|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,095|| align=right|8,82|| align=right|5,631||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38266)||1999 RH23|| align=right|13,8|| align=right|2,886|| align=right|0,087|| align=right|2,47|| align=right|4,903||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38267)||1999 RB26|| align=right|14,6|| align=right|2,943|| align=right|0,104|| align=right|2,86|| align=right|5,048||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38268) Zenkert||1999 RV32|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,073|| align=right|4,91|| align=right|4,559||MBA||9. září 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|(38269) Gueymard||1999 RN33|| align=right|15,0|| align=right|2,988|| align=right|0,033|| align=right|10,41|| align=right|5,164||MBA||10. září 1999||Needville||W. G. Dillon; K. Rivich
|-
|(38270)||1999 RJ35|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,251|| align=right|14,51|| align=right|4,080||MBA||11. září 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(38271)||1999 RW35|| align=right|15,0|| align=right|2,844|| align=right|0,080|| align=right|2,15|| align=right|4,794||MBA||12. září 1999||Ondřejov||M. Wolf; P. Pravec
|-
|(38272)||1999 RW41|| align=right|13,7|| align=right|2,839|| align=right|0,072|| align=right|2,13|| align=right|4,782||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38273)||1999 RN42|| align=right|13,9|| align=right|3,018|| align=right|0,111|| align=right|10,70|| align=right|5,241||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38274)||1999 RR44|| align=right|14,4|| align=right|3,090|| align=right|0,151|| align=right|8,14|| align=right|5,431||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38275)||1999 RH48|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,185|| align=right|4,29|| align=right|4,152||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38276)||1999 RH49|| align=right|13,0|| align=right|3,247|| align=right|0,033|| align=right|22,42|| align=right|5,851||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38277)||1999 RP49|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,311|| align=right|3,92|| align=right|5,366||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38278)||1999 RD51|| align=right|15,1|| align=right|2,459|| align=right|0,165|| align=right|5,18|| align=right|3,856||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38279)||1999 RU51|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,098|| align=right|15,16|| align=right|4,063||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38280)||1999 RO52|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,190|| align=right|7,19|| align=right|4,123||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38281)||1999 RP52|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,178|| align=right|12,97|| align=right|4,382||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38282)||1999 RM56|| align=right|15,3|| align=right|2,809|| align=right|0,071|| align=right|6,39|| align=right|4,707||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38283)||1999 RK59|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,029|| align=right|6,78|| align=right|4,217||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38284)||1999 RD60|| align=right|14,7|| align=right|2,768|| align=right|0,086|| align=right|6,53|| align=right|4,604||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38285)||1999 RS61|| align=right|15,1|| align=right|2,897|| align=right|0,078|| align=right|1,77|| align=right|4,929||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38286)||1999 RP62|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,171|| align=right|1,68|| align=right|3,747||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38287)||1999 RQ64|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,080|| align=right|5,50|| align=right|4,591||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38288)||1999 RZ68|| align=right|14,7|| align=right|2,961|| align=right|0,129|| align=right|10,22|| align=right|5,095||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38289)||1999 RM70|| align=right|15,6|| align=right|2,763|| align=right|0,101|| align=right|4,12|| align=right|4,591||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38290)||1999 RY71|| align=right|14,0|| align=right|2,989|| align=right|0,089|| align=right|9,63|| align=right|5,167||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38291)||1999 RG74|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,081|| align=right|2,65|| align=right|5,149||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38292)||1999 RA77|| align=right|14,0|| align=right|3,933|| align=right|0,266|| align=right|4,84|| align=right|7,798||HLD||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38293)||1999 RK85|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,106|| align=right|3,45|| align=right|5,432||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38294)||1999 RM85|| align=right|13,9|| align=right|2,857|| align=right|0,074|| align=right|2,67|| align=right|4,829||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38295)||1999 RA87|| align=right|14,1|| align=right|2,854|| align=right|0,089|| align=right|2,24|| align=right|4,820||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38296)||1999 RD87|| align=right|14,3|| align=right|2,882|| align=right|0,067|| align=right|2,28|| align=right|4,892||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38297)||1999 RE87|| align=right|14,9|| align=right|3,146|| align=right|0,150|| align=right|1,96|| align=right|5,579||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38298)||1999 RD88|| align=right|14,3|| align=right|2,693|| align=right|0,123|| align=right|15,01|| align=right|4,418||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38299)||1999 RK88|| align=right|14,4|| align=right|2,907|| align=right|0,036|| align=right|0,88|| align=right|4,955||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38300)||1999 RF90|| align=right|14,1|| align=right|2,990|| align=right|0,075|| align=right|8,86|| align=right|5,168||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38301)||1999 RH92|| align=right|13,7|| align=right|2,950|| align=right|0,029|| align=right|1,40|| align=right|5,066||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38302)||1999 RL92|| align=right|15,0|| align=right|2,943|| align=right|0,120|| align=right|1,78|| align=right|5,048||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38303)||1999 RB93|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,195|| align=right|2,93|| align=right|5,361||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38304)||1999 RJ93|| align=right|14,5|| align=right|2,884|| align=right|0,031|| align=right|3,17|| align=right|4,898||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38305)||1999 RM96|| align=right|14,1|| align=right|3,137|| align=right|0,189|| align=right|2,28|| align=right|5,555||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38306)||1999 RB99|| align=right|14,0|| align=right|3,189|| align=right|0,156|| align=right|12,56|| align=right|5,694||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38307)||1999 RM102|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,249|| align=right|7,85|| align=right|3,806||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38308)||1999 RY102|| align=right|14,4|| align=right|2,727|| align=right|0,204|| align=right|12,95|| align=right|4,503||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38309)||1999 RP103|| align=right|14,3|| align=right|2,860|| align=right|0,031|| align=right|12,98|| align=right|4,836||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38310)||1999 RH105|| align=right|14,4|| align=right|2,713|| align=right|0,073|| align=right|3,28|| align=right|4,469||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38311)||1999 RV106|| align=right|14,1|| align=right|3,146|| align=right|0,064|| align=right|16,60|| align=right|5,578||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38312)||1999 RO107|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,097|| align=right|8,48|| align=right|5,625||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38313)||1999 RV111|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,146|| align=right|17,41|| align=right|5,506||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38314)||1999 RR112|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,192|| align=right|6,24|| align=right|3,612||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38315)||1999 RS112|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,228|| align=right|11,09|| align=right|5,543||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38316)||1999 RB113|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,134|| align=right|12,56|| align=right|4,102||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38317)||1999 RJ115|| align=right|14,6|| align=right|2,483|| align=right|0,088|| align=right|6,92|| align=right|3,912||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38318)||1999 RM116|| align=right|13,8|| align=right|2,805|| align=right|0,172|| align=right|9,59|| align=right|4,696||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38319)||1999 RG117|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,158|| align=right|13,45|| align=right|4,406||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38320)||1999 RT120|| align=right|14,2|| align=right|3,209|| align=right|0,190|| align=right|12,37|| align=right|5,747||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38321)||1999 RQ121|| align=right|14,6|| align=right|2,533|| align=right|0,068|| align=right|8,70|| align=right|4,030||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38322)||1999 RU126|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,244|| align=right|8,87|| align=right|3,820||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38323)||1999 RB127|| align=right|14,1|| align=right|2,668|| align=right|0,085|| align=right|13,87|| align=right|4,356||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38324)||1999 RA128|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,082|| align=right|1,68|| align=right|4,303||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38325)||1999 RD128|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|2,44|| align=right|4,507||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38326)||1999 RU128|| align=right|13,5|| align=right|2,926|| align=right|0,120|| align=right|17,56|| align=right|5,004||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38327)||1999 RX128|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,157|| align=right|4,31|| align=right|3,599||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38328)||1999 RZ128|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,180|| align=right|1,94|| align=right|3,766||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38329)||1999 RO129|| align=right|15,2|| align=right|2,916|| align=right|0,102|| align=right|2,03|| align=right|4,980||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38330)||1999 RN130|| align=right|14,3|| align=right|2,441|| align=right|0,168|| align=right|2,42|| align=right|3,812||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38331)||1999 RT130|| align=right|15,0|| align=right|2,671|| align=right|0,186|| align=right|12,11|| align=right|4,363||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38332)||1999 RF131|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,171|| align=right|8,36|| align=right|4,598||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38333)||1999 RE132|| align=right|14,0|| align=right|2,764|| align=right|0,064|| align=right|4,46|| align=right|4,593||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38334)||1999 RK133|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,124|| align=right|16,33|| align=right|5,625||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38335)||1999 RN134|| align=right|14,7|| align=right|2,430|| align=right|0,140|| align=right|5,30|| align=right|3,788||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38336)||1999 RZ134|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,204|| align=right|5,44|| align=right|3,595||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38337)||1999 RP136|| align=right|13,8|| align=right|2,811|| align=right|0,119|| align=right|14,43|| align=right|4,712||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38338)||1999 RA137|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,256|| align=right|4,03|| align=right|4,148||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38339)||1999 RH137|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,123|| align=right|15,04|| align=right|4,179||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38340)||1999 RO137|| align=right|14,8|| align=right|2,836|| align=right|0,076|| align=right|0,97|| align=right|4,774||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38341)||1999 RB139|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,157|| align=right|3,90|| align=right|3,782||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38342)||1999 RT139|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,094|| align=right|3,72|| align=right|4,332||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38343)||1999 RG140|| align=right|15,1|| align=right|2,478|| align=right|0,157|| align=right|5,56|| align=right|3,900||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38344)||1999 RS140|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,098|| align=right|3,37|| align=right|4,513||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38345)||1999 RO141|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,104|| align=right|5,51|| align=right|3,737||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38346)||1999 RL143|| align=right|14,2|| align=right|2,606|| align=right|0,085|| align=right|8,55|| align=right|4,207||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38347)||1999 RS143|| align=right|14,1|| align=right|3,121|| align=right|0,118|| align=right|10,36|| align=right|5,513||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38348)||1999 RQ145|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,106|| align=right|4,26|| align=right|4,429||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38349)||1999 RJ149|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,123|| align=right|11,01|| align=right|5,129||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38350)||1999 RS149|| align=right|14,4|| align=right|2,774|| align=right|0,025|| align=right|3,80|| align=right|4,619||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38351)||1999 RQ150|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,107|| align=right|6,12|| align=right|4,577||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38352)||1999 RF151|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,111|| align=right|14,73|| align=right|4,220||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38353)||1999 RL151|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,120|| align=right|5,18|| align=right|4,229||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38354)||1999 RM151|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,106|| align=right|3,60|| align=right|4,123||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38355)||1999 RB152|| align=right|15,1|| align=right|2,465|| align=right|0,267|| align=right|6,72|| align=right|3,869||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38356)||1999 RS152|| align=right|13,6|| align=right|3,071|| align=right|0,064|| align=right|11,04|| align=right|5,382||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38357)||1999 RE154|| align=right|14,1|| align=right|2,640|| align=right|0,123|| align=right|14,21|| align=right|4,288||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38358)||1999 RG154|| align=right|14,0|| align=right|2,743|| align=right|0,022|| align=right|3,48|| align=right|4,542||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38359)||1999 RJ154|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,195|| align=right|12,22|| align=right|4,155||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38360)||1999 RM154|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,156|| align=right|2,07|| align=right|3,790||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38361)||1999 RY154|| align=right|13,6|| align=right|3,097|| align=right|0,050|| align=right|9,98|| align=right|5,449||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38362)||1999 RW155|| align=right|14,2|| align=right|3,007|| align=right|0,079|| align=right|11,81|| align=right|5,214||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38363)||1999 RS156|| align=right|14,6|| align=right|2,968|| align=right|0,144|| align=right|12,30|| align=right|5,113||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38364)||1999 RT157|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,160|| align=right|6,27|| align=right|5,734||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38365)||1999 RE158|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,195|| align=right|2,56|| align=right|5,726||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38366)||1999 RF158|| align=right|14,6|| align=right|2,869|| align=right|0,089|| align=right|3,17|| align=right|4,860||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38367)||1999 RZ162|| align=right|14,2|| align=right|3,139|| align=right|0,115|| align=right|6,93|| align=right|5,559||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38368)||1999 RQ164|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,092|| align=right|14,82|| align=right|4,235||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38369)||1999 RX164|| align=right|14,6|| align=right|3,211|| align=right|0,097|| align=right|9,55|| align=right|5,753||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38370)||1999 RB165|| align=right|15,4|| align=right|2,746|| align=right|0,049|| align=right|9,34|| align=right|4,551||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38371)||1999 RO167|| align=right|13,4|| align=right|2,981|| align=right|0,108|| align=right|9,84|| align=right|5,146||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38372)||1999 RK168|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,175|| align=right|4,56|| align=right|4,439||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38373)||1999 RG172|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,091|| align=right|3,75|| align=right|4,615||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38374)||1999 RY172|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,009|| align=right|22,42|| align=right|4,314||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38375)||1999 RC173|| align=right|15,0|| align=right|2,471|| align=right|0,119|| align=right|7,20|| align=right|3,883||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38376)||1999 RH174|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,096|| align=right|3,37|| align=right|4,180||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38377)||1999 RM174|| align=right|15,1|| align=right|2,912|| align=right|0,215|| align=right|8,43|| align=right|4,967||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38378)||1999 RK175|| align=right|14,5|| align=right|3,186|| align=right|0,178|| align=right|1,47|| align=right|5,687||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38379)||1999 RQ175|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,111|| align=right|7,15|| align=right|4,058||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38380)||1999 RR175|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,047|| align=right|14,39|| align=right|4,296||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38381)||1999 RV175|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,297|| align=right|4,63|| align=right|4,129||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38382)||1999 RZ175|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,169|| align=right|12,12|| align=right|5,350||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38383)||1999 RF176|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,010|| align=right|11,68|| align=right|4,203||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38384)||1999 RX180|| align=right|14,0|| align=right|2,952|| align=right|0,105|| align=right|3,11|| align=right|5,071||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38385)||1999 RT181|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,101|| align=right|4,90|| align=right|4,626||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38386)||1999 RH182|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,104|| align=right|11,17|| align=right|5,105||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38387)||1999 RB184|| align=right|14,6|| align=right|2,924|| align=right|0,057|| align=right|3,09|| align=right|4,999||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38388)||1999 RG186|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,091|| align=right|7,34|| align=right|4,111||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38389)||1999 RJ187|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,102|| align=right|7,02|| align=right|4,598||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38390)||1999 RO187|| align=right|14,3|| align=right|2,828|| align=right|0,018|| align=right|3,47|| align=right|4,754||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38391)||1999 RD188|| align=right|15,3|| align=right|2,867|| align=right|0,060|| align=right|3,27|| align=right|4,854||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38392)||1999 RQ189|| align=right|14,2|| align=right|3,031|| align=right|0,079|| align=right|4,67|| align=right|5,276||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38393)||1999 RD191|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,112|| align=right|11,30|| align=right|4,547||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38394)||1999 RY192|| align=right|14,9|| align=right|3,176|| align=right|0,178|| align=right|2,93|| align=right|5,659||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38395)||1999 RR193|| align=right|13,2|| align=right|3,511|| align=right|0,067|| align=right|10,30|| align=right|6,577||MBA||15. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38396)||1999 RU193|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,152|| align=right|13,09|| align=right|5,557||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38397)||1999 RY193|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,149|| align=right|4,84|| align=right|5,510||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38398)||1999 RC195|| align=right|13,7|| align=right|3,114|| align=right|0,146|| align=right|7,88|| align=right|5,494||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38399)||1999 RO196|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,137|| align=right|12,39|| align=right|4,165||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38400)||1999 RX196|| align=right|13,8|| align=right|2,922|| align=right|0,202|| align=right|12,83|| align=right|4,993||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38401)||1999 RJ197|| align=right|14,1|| align=right|2,996|| align=right|0,028|| align=right|7,85|| align=right|5,186||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38402)||1999 RP197|| align=right|13,8|| align=right|3,098|| align=right|0,071|| align=right|8,50|| align=right|5,453||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38403)||1999 RU197|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,048|| align=right|14,00|| align=right|4,159||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38404)||1999 RF202|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,114|| align=right|9,39|| align=right|5,178||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38405)||1999 RS202|| align=right|14,0|| align=right|3,023|| align=right|0,120|| align=right|8,80|| align=right|5,255||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38406)||1999 RS203|| align=right|13,1|| align=right|3,246|| align=right|0,041|| align=right|14,71|| align=right|5,848||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38407)||1999 RF204|| align=right|13,8|| align=right|2,810|| align=right|0,162|| align=right|7,98|| align=right|4,709||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38408)||1999 RN204|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,240|| align=right|15,59|| align=right|4,157||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38409)||1999 RK205|| align=right|13,8|| align=right|3,207|| align=right|0,175|| align=right|13,44|| align=right|5,743||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38410)||1999 RT208|| align=right|14,2|| align=right|2,960|| align=right|0,076|| align=right|10,45|| align=right|5,093||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38411)||1999 RQ210|| align=right|13,7|| align=right|2,985|| align=right|0,093|| align=right|9,01|| align=right|5,156||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38412)||1999 RX210|| align=right|13,5|| align=right|2,888|| align=right|0,059|| align=right|11,96|| align=right|4,907||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38413)||1999 RY211|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,148|| align=right|17,50|| align=right|5,416||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38414)||1999 RT213|| align=right|15,7|| align=right|2,745|| align=right|0,091|| align=right|3,43|| align=right|4,546||MBA||13. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38415)||1999 RU213|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,098|| align=right|3,31|| align=right|4,294||MBA||13. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38416)||1999 RV213|| align=right|14,9|| align=right|2,880|| align=right|0,050|| align=right|1,73|| align=right|4,887||MBA||13. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38417)||1999 RN218|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,119|| align=right|12,53|| align=right|4,557||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38418)||1999 RW218|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,081|| align=right|2,15|| align=right|4,035||MBA||5. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38419)||1999 RX219|| align=right|14,1|| align=right|3,167|| align=right|0,057|| align=right|8,24|| align=right|5,636||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38420)||1999 RV221|| align=right|14,5|| align=right|3,032|| align=right|0,056|| align=right|8,68|| align=right|5,279||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38421)||1999 RZ221|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,224|| align=right|14,31|| align=right|5,616||MBA||6. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38422)||1999 RJ226|| align=right|13,5|| align=right|3,135|| align=right|0,082|| align=right|11,44|| align=right|5,549||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38423)||1999 RS226|| align=right|14,1|| align=right|3,203|| align=right|0,076|| align=right|21,62|| align=right|5,731||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38424)||1999 RU228|| align=right|13,8|| align=right|3,182|| align=right|0,031|| align=right|21,16|| align=right|5,674||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38425)||1999 RO230|| align=right|13,7|| align=right|3,056|| align=right|0,122|| align=right|12,02|| align=right|5,342||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38426)||1999 RT230|| align=right|13,7|| align=right|3,041|| align=right|0,163|| align=right|14,97|| align=right|5,301||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38427)||1999 RB231|| align=right|13,7|| align=right|3,186|| align=right|0,131|| align=right|11,76|| align=right|5,687||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38428)||1999 RQ231|| align=right|15,0|| align=right|2,803|| align=right|0,198|| align=right|9,50|| align=right|4,692||MBA||9. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38429)||1999 RX231|| align=right|13,2|| align=right|3,073|| align=right|0,113|| align=right|10,19|| align=right|5,385||MBA||9. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38430)||1999 RG232|| align=right|13,3|| align=right|3,038|| align=right|0,161|| align=right|9,58|| align=right|5,293||MBA||9. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38431)||1999 RR232|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,129|| align=right|9,97|| align=right|4,440||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38432)||1999 RU235|| align=right|14,1|| align=right|2,959|| align=right|0,075|| align=right|10,80|| align=right|5,089||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38433)||1999 RL236|| align=right|14,4|| align=right|2,808|| align=right|0,171|| align=right|15,36|| align=right|4,705||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38434)||1999 RX236|| align=right|13,2|| align=right|3,099|| align=right|0,056|| align=right|22,16|| align=right|5,454||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38435)||1999 RA241|| align=right|13,7|| align=right|3,014|| align=right|0,096|| align=right|17,70|| align=right|5,231||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38436)||1999 RS241|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,138|| align=right|1,22|| align=right|4,318||MBA||14. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38437)||1999 RV242|| align=right|14,8|| align=right|2,521|| align=right|0,168|| align=right|8,78|| align=right|4,002||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38438)||1999 RC249|| align=right|14,9|| align=right|2,855|| align=right|0,067|| align=right|3,56|| align=right|4,824||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38439)||1999 SQ4|| align=right|13,2|| align=right|3,098|| align=right|0,011|| align=right|15,51|| align=right|5,453||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38440)||1999 SA5|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,178|| align=right|3,87|| align=right|3,629||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38441)||1999 SN6|| align=right|13,3|| align=right|2,991|| align=right|0,115|| align=right|10,80|| align=right|5,173||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38442)||1999 SU6|| align=right|14,0|| align=right|2,900|| align=right|0,080|| align=right|0,90|| align=right|4,938||MBA||24. září 1999||Piszkesteto||JATE Asteroid Survey
|-
|(38443)||1999 SM7|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,115|| align=right|11,06|| align=right|5,132||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38444)||1999 SY9|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,121|| align=right|7,99|| align=right|4,214||MBA||29. září 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(38445)||1999 SB12|| align=right|14,8|| align=right|2,859|| align=right|0,074|| align=right|3,07|| align=right|4,832||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(38446)||1999 SK17|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,188|| align=right|11,51|| align=right|4,536||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38447)||1999 SO18|| align=right|13,7|| align=right|3,169|| align=right|0,096|| align=right|10,21|| align=right|5,641||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38448)||1999 SS18|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,078|| align=right|14,67|| align=right|4,126||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38449)||1999 SM22|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,119|| align=right|5,85|| align=right|4,039||MBA||30. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38450)||1999 TH|| align=right|14,0|| align=right|3,190|| align=right|0,154|| align=right|0,39|| align=right|5,697||MBA||2. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38451)||1999 TU|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,171|| align=right|2,17|| align=right|4,122||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38452)||1999 TE1|| align=right|13,9|| align=right|3,204|| align=right|0,193|| align=right|2,05|| align=right|5,734||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38453)||1999 TU1|| align=right|13,0|| align=right|3,041|| align=right|0,035|| align=right|6,61|| align=right|5,302||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38454) Boroson||1999 TB2|| align=right|13,4|| align=right|2,629|| align=right|0,196|| align=right|13,78|| align=right|4,262||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38455)||1999 TK3|| align=right|15,7|| align=right|3,215|| align=right|0,117|| align=right|1,72|| align=right|5,764||MBA||4. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38456)||1999 TO6|| align=right|13,7|| align=right|3,198|| align=right|0,174|| align=right|1,69|| align=right|5,719||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(38457)||1999 TJ9|| align=right|12,5|| align=right|3,172|| align=right|0,019|| align=right|11,22|| align=right|5,648||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(38458)||1999 TP12|| align=right|13,7|| align=right|2,610|| align=right|0,195|| align=right|13,28|| align=right|4,215||MBA||12. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38459)||1999 TX12|| align=right|13,1|| align=right|3,002|| align=right|0,072|| align=right|5,66|| align=right|5,200||MBA||10. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38460)||1999 TH13|| align=right|14,2|| align=right|2,730|| align=right|0,188|| align=right|12,65|| align=right|4,510||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(38461) Jiřítrnka||1999 TR17|| align=right|14,8|| align=right|3,168|| align=right|0,058|| align=right|0,29|| align=right|5,638||MBA||15. října 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(38462)||1999 TL21|| align=right|14,7|| align=right|3,187|| align=right|0,127|| align=right|0,24|| align=right|5,689||MBA||12. října 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(38463)||1999 TM22|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,168|| align=right|2,46|| align=right|5,348||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38464)||1999 TZ24|| align=right|15,0|| align=right|2,920|| align=right|0,096|| align=right|0,96|| align=right|4,990||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38465)||1999 TL28|| align=right|14,3|| align=right|2,786|| align=right|0,086|| align=right|8,78|| align=right|4,650||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38466)||1999 TU29|| align=right|15,1|| align=right|2,860|| align=right|0,036|| align=right|1,54|| align=right|4,836||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38467)||1999 TW33|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,147|| align=right|4,68|| align=right|4,534||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38468)||1999 TD34|| align=right|13,4|| align=right|2,559|| align=right|0,212|| align=right|13,58|| align=right|4,092||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38469)||1999 TN34|| align=right|13,8|| align=right|2,676|| align=right|0,177|| align=right|28,72|| align=right|4,378||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38470)||1999 TL36|| align=right|13,1|| align=right|3,973|| align=right|0,206|| align=right|8,66|| align=right|7,919||HLD||12. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38471)||1999 TH39|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,026|| align=right|10,45|| align=right|5,122||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38472)||1999 TJ51|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,038|| align=right|9,09|| align=right|5,450||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38473)||1999 TA85|| align=right|15,8|| align=right|2,530|| align=right|0,127|| align=right|1,33|| align=right|4,023||MBA||14. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38474)||1999 TS88|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,246|| align=right|19,36|| align=right|5,636||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38475)||1999 TT89|| align=right|13,4|| align=right|3,063|| align=right|0,201|| align=right|11,72|| align=right|5,360||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38476)||1999 TA91|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,158|| align=right|14,66|| align=right|4,267||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38477)||1999 TR92|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,090|| align=right|10,09|| align=right|5,157||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38478)||1999 TX94|| align=right|14,5|| align=right|3,025|| align=right|0,067|| align=right|12,00|| align=right|5,261||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38479)||1999 TK95|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,081|| align=right|11,61|| align=right|5,372||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38480)||1999 TL99|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,143|| align=right|12,61|| align=right|5,324||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38481)||1999 TX99|| align=right|13,9|| align=right|2,616|| align=right|0,268|| align=right|12,63|| align=right|4,230||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38482)||1999 TC100|| align=right|13,6|| align=right|3,007|| align=right|0,120|| align=right|11,21|| align=right|5,214||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38483)||1999 TW100|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,251|| align=right|6,46|| align=right|4,099||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38484)||1999 TX100|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,130|| align=right|14,57|| align=right|4,299||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38485)||1999 TQ102|| align=right|13,6|| align=right|2,947|| align=right|0,140|| align=right|14,59|| align=right|5,058||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38486)||1999 TE108|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,063|| align=right|5,33|| align=right|4,614||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38487)||1999 TL108|| align=right|13,8|| align=right|3,070|| align=right|0,064|| align=right|9,87|| align=right|5,379||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38488)||1999 TP113|| align=right|13,7|| align=right|2,978|| align=right|0,075|| align=right|9,88|| align=right|5,137||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38489)||1999 TB116|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,090|| align=right|8,78|| align=right|5,620||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38490)||1999 TA117|| align=right|14,0|| align=right|2,896|| align=right|0,006|| align=right|1,00|| align=right|4,927||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38491)||1999 TO117|| align=right|14,4|| align=right|3,209|| align=right|0,083|| align=right|5,40|| align=right|5,748||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38492)||1999 TQ117|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,094|| align=right|4,43|| align=right|5,299||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38493)||1999 TT117|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,016|| align=right|5,20|| align=right|5,519||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38494)||1999 TG119|| align=right|14,0|| align=right|2,936|| align=right|0,030|| align=right|8,31|| align=right|5,031||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38495)||1999 TP119|| align=right|14,3|| align=right|2,947|| align=right|0,029|| align=right|2,34|| align=right|5,059||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38496)||1999 TT120|| align=right|14,8|| align=right|3,202|| align=right|0,111|| align=right|2,54|| align=right|5,728||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38497)||1999 TK130|| align=right|14,1|| align=right|3,180|| align=right|0,083|| align=right|5,67|| align=right|5,669||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38498)||1999 TX148|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,164|| align=right|2,82|| align=right|5,275||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38499)||1999 TT161|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,057|| align=right|2,63|| align=right|5,398||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38500)||1999 TN165|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,040|| align=right|8,67|| align=right|5,489||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38501)||1999 TN170|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,095|| align=right|0,53|| align=right|5,448||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38502)||1999 TC171|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,205|| align=right|2,49|| align=right|5,638||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38503)||1999 TF186|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,142|| align=right|11,78|| align=right|5,452||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38504)||1999 TO186|| align=right|13,8|| align=right|2,525|| align=right|0,204|| align=right|16,13|| align=right|4,012||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38505)||1999 TU190|| align=right|14,1|| align=right|2,969|| align=right|0,106|| align=right|10,34|| align=right|5,116||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38506)||1999 TB192|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,096|| align=right|9,31|| align=right|5,674||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38507)||1999 TD192|| align=right|12,9|| align=right|3,173|| align=right|0,136|| align=right|12,76|| align=right|5,652||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38508)||1999 TR213|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,064|| align=right|9,90|| align=right|5,614||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38509)||1999 TQ220|| align=right|13,7|| align=right|2,774|| align=right|0,032|| align=right|10,94|| align=right|4,619||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38510)||1999 TF221|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,096|| align=right|8,51|| align=right|5,624||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38511)||1999 TU230|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,153|| align=right|9,78|| align=right|5,299||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38512)||1999 TU233|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,175|| align=right|14,12|| align=right|5,635||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38513)||1999 TJ236|| align=right|13,8|| align=right|2,962|| align=right|0,181|| align=right|8,44|| align=right|5,097||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38514)||1999 TF238|| align=right|13,6|| align=right|3,018|| align=right|0,048|| align=right|10,35|| align=right|5,243||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38515)||1999 TP245|| align=right|13,7|| align=right|3,043|| align=right|0,077|| align=right|11,28|| align=right|5,308||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38516)||1999 TQ248|| align=right|12,4|| align=right|3,121|| align=right|0,190|| align=right|17,01|| align=right|5,512||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38517)||1999 TL249|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,170|| align=right|7,21|| align=right|4,645||MBA||9. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38518)||1999 TN252|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,162|| align=right|13,51|| align=right|4,490||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38519)||1999 TB253|| align=right|13,8|| align=right|2,966|| align=right|0,076|| align=right|10,46|| align=right|5,107||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38520)||1999 TZ255|| align=right|15,6|| align=right|3,175|| align=right|0,073|| align=right|0,36|| align=right|5,656||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38521)||1999 TG262|| align=right|13,6|| align=right|3,147|| align=right|0,096|| align=right|14,42|| align=right|5,581||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38522)||1999 TA271|| align=right|13,5|| align=right|3,256|| align=right|0,008|| align=right|21,47|| align=right|5,876||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38523)||1999 TY279|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,043|| align=right|9,88|| align=right|5,432||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38524)||1999 TS287|| align=right|14,4|| align=right|3,010|| align=right|0,120|| align=right|3,15|| align=right|5,220||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38525)||1999 TY288|| align=right|13,6|| align=right|3,226|| align=right|0,084|| align=right|4,96|| align=right|5,792||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38526)||1999 TB296|| align=right|14,2|| align=right|3,240|| align=right|0,107|| align=right|1,31|| align=right|5,831||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38527)||1999 TJ315|| align=right|14,8|| align=right|3,247|| align=right|0,099|| align=right|1,91|| align=right|5,850||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38528)||1999 UL4|| align=right|13,4|| align=right|3,067|| align=right|0,066|| align=right|8,66|| align=right|5,372||MBA||31. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38529)||1999 UR6|| align=right|14,6|| align=right|2,834|| align=right|0,107|| align=right|1,11|| align=right|4,769||MBA||29. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(38530)||1999 UY14|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,058|| align=right|2,34|| align=right|5,024||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38531)||1999 UF15|| align=right|13,2|| align=right|2,971|| align=right|0,147|| align=right|14,41|| align=right|5,121||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38532)||1999 UQ24|| align=right|13,7|| align=right|2,807|| align=right|0,102|| align=right|6,06|| align=right|4,702||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38533)||1999 UQ33|| align=right|14,6|| align=right|3,248|| align=right|0,105|| align=right|0,27|| align=right|5,853||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38534)||1999 UQ39|| align=right|14,5|| align=right|3,136|| align=right|0,144|| align=right|17,27|| align=right|5,552||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38535)||1999 UO42|| align=right|13,3|| align=right|2,992|| align=right|0,068|| align=right|9,60|| align=right|5,174||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38536)||1999 UT42|| align=right|14,0|| align=right|3,248|| align=right|0,044|| align=right|10,30|| align=right|5,853||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38537)||1999 UJ43|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,013|| align=right|7,78|| align=right|5,604||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38538)||1999 UZ47|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,054|| align=right|10,20|| align=right|5,105||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38539)||1999 UH52|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,195|| align=right|9,41|| align=right|5,124||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(38540) Stevens||1999 VG2|| align=right|13,3|| align=right|2,976|| align=right|0,107|| align=right|11,20|| align=right|5,134||MBA||5. listopadu 1999||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(38541) Rustichelli||1999 VT6|| align=right|13,8|| align=right|3,140|| align=right|0,147|| align=right|4,00|| align=right|5,564||MBA||7. listopadu 1999||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(38542)||1999 VD7|| align=right|14,1|| align=right|2,967|| align=right|0,201|| align=right|0,47|| align=right|5,109||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38543)||1999 VW9|| align=right|13,3|| align=right|3,084|| align=right|0,133|| align=right|18,23|| align=right|5,414||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38544)||1999 VS21|| align=right|13,6|| align=right|3,093|| align=right|0,196|| align=right|5,55|| align=right|5,440||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38545)||1999 VS27|| align=right|13,8|| align=right|3,159|| align=right|0,047|| align=right|9,89|| align=right|5,614||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(38546)||1999 VV32|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,119|| align=right|1,93|| align=right|5,662||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38547)||1999 VN35|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,228|| align=right|1,77|| align=right|5,341||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38548)||1999 VK47|| align=right|12,2|| align=right|3,158|| align=right|0,094|| align=right|18,39|| align=right|5,612||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38549)||1999 VG48|| align=right|14,9|| align=right|2,572|| align=right|0,220|| align=right|10,89|| align=right|4,123||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38550)||1999 VS53|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,112|| align=right|16,93|| align=right|5,631||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38551)||1999 VD54|| align=right|15,0|| align=right|3,210|| align=right|0,152|| align=right|0,53|| align=right|5,750||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38552)||1999 VD66|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,099|| align=right|12,15|| align=right|5,623||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38553)||1999 VU68|| align=right|14,4|| align=right|3,921|| align=right|0,253|| align=right|0,70|| align=right|7,763||HLD||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38554)||1999 VR78|| align=right|13,7|| align=right|3,230|| align=right|0,061|| align=right|4,45|| align=right|5,803||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38555)||1999 VG83|| align=right|14,9|| align=right|3,000|| align=right|0,100|| align=right|1,43|| align=right|5,195||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38556)||1999 VP87|| align=right|13,5|| align=right|3,171|| align=right|0,079|| align=right|8,18|| align=right|5,647||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38557)||1999 VV92|| align=right|14,4|| align=right|2,960|| align=right|0,040|| align=right|2,09|| align=right|5,092||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38558)||1999 VM114|| align=right|13,7|| align=right|3,081|| align=right|0,122|| align=right|14,02|| align=right|5,406||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(38559)||1999 VC115|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,102|| align=right|14,16|| align=right|5,681||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(38560)||1999 VC123|| align=right|14,8|| align=right|3,211|| align=right|0,164|| align=right|2,43|| align=right|5,754||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38561)||1999 VA133|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,263|| align=right|4,40|| align=right|4,164||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38562)||1999 VG139|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,070|| align=right|5,25|| align=right|5,686||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38563)||1999 VW140|| align=right|15,2|| align=right|3,124|| align=right|0,144|| align=right|0,33|| align=right|5,522||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38564)||1999 VB144|| align=right|14,8|| align=right|2,852|| align=right|0,314|| align=right|5,39|| align=right|4,815||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(38565)||1999 VY145|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,224|| align=right|5,20|| align=right|4,331||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38566)||1999 VQ147|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,208|| align=right|3,16|| align=right|4,348||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38567)||1999 VZ161|| align=right|13,8|| align=right|3,143|| align=right|0,096|| align=right|5,13|| align=right|5,571||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38568)||1999 VE184|| align=right|13,8|| align=right|3,131|| align=right|0,115|| align=right|3,70|| align=right|5,538||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38569)||1999 VO198|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,085|| align=right|10,19|| align=right|5,641||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(38570)||1999 VH199|| align=right|14,0|| align=right|3,175|| align=right|0,082|| align=right|12,95|| align=right|5,656||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(38571)||1999 VH211|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,109|| align=right|4,43|| align=right|5,529||MBA||14. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(38572)||1999 VU223|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,087|| align=right|11,32|| align=right|5,158||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38573)||1999 WA1|| align=right|12,7|| align=right|3,023|| align=right|0,087|| align=right|15,46|| align=right|5,254||MBA||19. listopadu 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(38574)||1999 WS4|| align=right|11,8|| align=right|5,162|| align=right|0,105|| align=right|7,19|| align=right|11,73||JUT||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(38575)||1999 XH2|| align=right|13,7|| align=right|2,639|| align=right|0,135|| align=right|12,60|| align=right|4,287||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38576)||1999 XL3|| align=right|13,8|| align=right|3,232|| align=right|0,202|| align=right|13,99|| align=right|5,808||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(38577)||1999 XZ10|| align=right|12,8|| align=right|3,224|| align=right|0,036|| align=right|23,05|| align=right|5,787||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(38578)||1999 XS11|| align=right|13,0|| align=right|3,424|| align=right|0,080|| align=right|10,62|| align=right|6,336||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(38579)||1999 XM15|| align=right|13,1|| align=right|3,963|| align=right|0,203|| align=right|2,69|| align=right|7,889||HLD||5. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38580)||1999 XN17|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,174|| align=right|12,02|| align=right|3,791||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38581)||1999 XQ17|| align=right|14,4|| align=right|2,980|| align=right|0,106|| align=right|12,08|| align=right|5,143||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38582)||1999 XE37|| align=right|12,4|| align=right|3,021|| align=right|0,132|| align=right|11,35|| align=right|5,250||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38583)||1999 XX42|| align=right|14,2|| align=right|3,206|| align=right|0,160|| align=right|4,40|| align=right|5,739||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38584)||1999 XH47|| align=right|13,9|| align=right|3,243|| align=right|0,058|| align=right|8,57|| align=right|5,840||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38585)||1999 XD67|| align=right|12,2|| align=right|5,239|| align=right|0,108|| align=right|5,74|| align=right|11,99||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38586)||1999 XW70|| align=right|14,0|| align=right|3,014|| align=right|0,092|| align=right|9,72|| align=right|5,232||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38587)||1999 XO80|| align=right|13,4|| align=right|3,167|| align=right|0,113|| align=right|10,11|| align=right|5,635||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38588)||1999 XV91|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,046|| align=right|6,24|| align=right|3,559||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38589)||1999 XV113|| align=right|13,3|| align=right|3,200|| align=right|0,148|| align=right|13,44|| align=right|5,724||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38590)||1999 XT115|| align=right|14,7|| align=right|2,916|| align=right|0,200|| align=right|5,65|| align=right|4,979||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(38591)||1999 XZ116|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,225|| align=right|10,09|| align=right|5,554||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(38592)||1999 XH162|| align=right|11,3|| align=right|5,287|| align=right|0,086|| align=right|15,78|| align=right|12,16||JUT||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38593)||1999 XF166|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,285|| align=right|12,99|| align=right|5,644||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38594)||1999 XF193|| align=right|12,1|| align=right|5,288|| align=right|0,049|| align=right|8,86|| align=right|12,16||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38595)||1999 XD196|| align=right|13,7|| align=right|2,769|| align=right|0,085|| align=right|10,53|| align=right|4,607||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38596)||1999 XP199|| align=right|11,6|| align=right|5,139|| align=right|0,063|| align=right|6,49|| align=right|11,65||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38597)||1999 XU200|| align=right|11,5|| align=right|5,284|| align=right|0,121|| align=right|16,85|| align=right|12,15||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38598)||1999 XQ208|| align=right|12,0|| align=right|5,129|| align=right|0,050|| align=right|11,63|| align=right|11,62||JUT||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38599)||1999 XC210|| align=right|11,9|| align=right|5,242|| align=right|0,089|| align=right|14,53|| align=right|12,00||JUT||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38600)||1999 XR213|| align=right|11,7|| align=right|5,219|| align=right|0,036|| align=right|9,93|| align=right|11,93||JUT||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(38601)||1999 XK229|| align=right|13,9|| align=right|3,506|| align=right|0,094|| align=right|9,79|| align=right|6,565||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(38602)||1999 XW229|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,189|| align=right|18,15|| align=right|5,611||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(38603)||1999 XO242|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,111|| align=right|14,51|| align=right|4,296||MBA||13. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(38604)||1999 YJ4|| align=right|13,7|| align=right|3,057|| align=right|0,071|| align=right|10,86|| align=right|5,345||MBA||27. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(38605)||1999 YV10|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,134|| align=right|5,81|| align=right|5,766||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38606)||1999 YC13|| align=right|11,5|| align=right|5,119|| align=right|0,062|| align=right|18,28|| align=right|11,59||JUT||31. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38607)||2000 AN6|| align=right|11,6|| align=right|5,200|| align=right|0,031|| align=right|13,91|| align=right|11,86||JUT||4. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38608)||2000 AW11|| align=right|15,1|| align=right|2,880|| align=right|0,013|| align=right|2,74|| align=right|4,886||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38609)||2000 AB26|| align=right|11,7|| align=right|5,289|| align=right|0,110|| align=right|11,64|| align=right|12,17||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38610)||2000 AU45|| align=right|11,0|| align=right|5,233|| align=right|0,015|| align=right|14,08|| align=right|11,98||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38611)||2000 AS74|| align=right|12,3|| align=right|5,206|| align=right|0,128|| align=right|8,35|| align=right|11,88||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38612)||2000 AA79|| align=right|14,3|| align=right|2,337|| align=right|0,151|| align=right|5,82|| align=right|3,572||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38613)||2000 AV110|| align=right|11,5|| align=right|3,966|| align=right|0,145|| align=right|15,17|| align=right|7,896||HLD||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38614)||2000 AA113|| align=right|11,6|| align=right|5,237|| align=right|0,026|| align=right|17,21|| align=right|11,99||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38615)||2000 AV121|| align=right|12,0|| align=right|5,178|| align=right|0,162|| align=right|3,97|| align=right|11,79||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38616)||2000 AS145|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,089|| align=right|6,49|| align=right|5,304||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38617)||2000 AY161|| align=right|11,6|| align=right|5,188|| align=right|0,042|| align=right|12,83|| align=right|11,82||JUT||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38618)||2000 AH165|| align=right|14,7|| align=right|2,453|| align=right|0,205|| align=right|16,15|| align=right|3,841||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38619)||2000 AW183|| align=right|11,5|| align=right|5,192|| align=right|0,157|| align=right|14,07|| align=right|11,84||JUT||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38620)||2000 AQ186|| align=right|13,2|| align=right|3,126|| align=right|0,184|| align=right|16,26|| align=right|5,526||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38621)||2000 AG201|| align=right|12,1|| align=right|5,173|| align=right|0,077|| align=right|14,01|| align=right|11,77||JUT||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38622)||2000 AZ230|| align=right|13,2|| align=right|3,245|| align=right|0,039|| align=right|15,89|| align=right|5,846||MBA||4. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38623)||2000 AQ233|| align=right|13,1|| align=right|3,064|| align=right|0,030|| align=right|11,45|| align=right|5,363||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38624)||2000 CD12|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,064|| align=right|6,78|| align=right|4,269||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38625)||2000 CN12|| align=right|14,9|| align=right|3,028|| align=right|0,034|| align=right|9,29|| align=right|5,268||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38626)||2000 EZ97|| align=right|15,4|| align=right|1,917|| align=right|0,098|| align=right|23,51|| align=right|2,654||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38627)||2000 EV119|| align=right|14,3|| align=right|2,277|| align=right|0,182|| align=right|7,34|| align=right|3,436||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38628) Huya||2000 EB173|| align=right|4,7|| align=right|39,78|| align=right|0,283|| align=right|15,46|| align=right|251||PLT||10. března 2000||Merida||I. Ferrin
|-
|(38629)||2000 ER173|| align=right|13,7|| align=right|2,557|| align=right|0,230|| align=right|14,60|| align=right|4,088||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38630)||2000 GA93|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,078|| align=right|4,26|| align=right|3,380||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38631)||2000 KA31|| align=right|12,3|| align=right|3,160|| align=right|0,152|| align=right|20,72|| align=right|5,617||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38632)||2000 KX36|| align=right|14,9|| align=right|1,917|| align=right|0,117|| align=right|24,69|| align=right|2,655||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38633)||2000 LY13|| align=right|14,1|| align=right|2,403|| align=right|0,190|| align=right|13,34|| align=right|3,725||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38634)||2000 LL18|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,193|| align=right|13,58|| align=right|4,157||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38635)||2000 LB21|| align=right|15,3|| align=right|2,271|| align=right|0,134|| align=right|5,50|| align=right|3,422||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38636)||2000 LM27|| align=right|16,6|| align=right|2,199|| align=right|0,201|| align=right|4,37|| align=right|3,261||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38637)||2000 LL35|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,264|| align=right|11,12|| align=right|4,232||MBA||1. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38638)||2000 NZ8|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,200|| align=right|2,98|| align=right|3,348||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38639)||2000 NJ16|| align=right|16,3|| align=right|2,205|| align=right|0,166|| align=right|4,23|| align=right|3,273||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38640)||2000 NO16|| align=right|16,1|| align=right|2,202|| align=right|0,075|| align=right|3,27|| align=right|3,267||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38641)||2000 NX16|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,230|| align=right|3,15|| align=right|3,598||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38642)||2000 NY17|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,254|| align=right|6,06|| align=right|4,132||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38643)||2000 NZ19|| align=right|15,8|| align=right|2,218|| align=right|0,127|| align=right|3,74|| align=right|3,302||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38644)||2000 NN21|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,156|| align=right|1,80|| align=right|4,248||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38645)||2000 OT3|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,317|| align=right|4,80|| align=right|4,194||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38646)||2000 OX4|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,165|| align=right|14,23|| align=right|4,411||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38647)||2000 OW8|| align=right|15,5|| align=right|2,294|| align=right|0,284|| align=right|4,25|| align=right|3,475||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38648)||2000 OG11|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,235|| align=right|1,71|| align=right|3,609||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38649)||2000 OX16|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,176|| align=right|14,57|| align=right|4,601||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38650)||2000 ON17|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,200|| align=right|12,03|| align=right|4,268||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38651)||2000 ON18|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,247|| align=right|3,01|| align=right|3,556||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38652)||2000 OV20|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,266|| align=right|11,92|| align=right|4,281||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38653)||2000 OT22|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,256|| align=right|3,65|| align=right|4,110||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38654)||2000 OK27|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,241|| align=right|2,49|| align=right|3,610||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38655)||2000 OX38|| align=right|14,9|| align=right|2,695|| align=right|0,152|| align=right|12,09|| align=right|4,424||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38656)||2000 OR45|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,297|| align=right|9,97|| align=right|4,261||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38657)||2000 OO46|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,237|| align=right|4,63|| align=right|3,731||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38658)||2000 ON48|| align=right|15,4|| align=right|2,178|| align=right|0,162|| align=right|3,64|| align=right|3,215||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38659)||2000 OS48|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,241|| align=right|8,02|| align=right|4,107||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38660)||2000 OT48|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,196|| align=right|14,08|| align=right|4,233||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38661)||2000 OC49|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,248|| align=right|5,56|| align=right|3,510||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38662)||2000 OG49|| align=right|15,4|| align=right|2,198|| align=right|0,203|| align=right|2,68|| align=right|3,259||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38663)||2000 OK49|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,260|| align=right|5,84|| align=right|3,695||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38664)||2000 OU50|| align=right|14,5|| align=right|2,233|| align=right|0,143|| align=right|6,32|| align=right|3,336||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38665)||2000 OC52|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,233|| align=right|6,17|| align=right|4,015||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38666)||2000 OR52|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,221|| align=right|3,44|| align=right|3,754||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38667)||2000 OT56|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,241|| align=right|3,75|| align=right|4,202||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38668)||2000 PM|| align=right|15,9|| align=right|2,172|| align=right|0,204|| align=right|1,98|| align=right|3,200||MBA||1. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38669)||2000 PX3|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,256|| align=right|3,00|| align=right|4,124||MBA||3. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(38670)||2000 PR6|| align=right|13,6|| align=right|2,612|| align=right|0,329|| align=right|18,49|| align=right|4,221||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38671) Verdaguer||2000 PZ6|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,181|| align=right|2,73|| align=right|3,818||MBA||7. srpna 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(38672)||2000 PN7|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,276|| align=right|10,42|| align=right|3,763||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38673)||2000 PC8|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,187|| align=right|2,56|| align=right|3,681||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38674) Těšínsko||2000 PT8|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,228|| align=right|7,44|| align=right|3,375||MBA||9. srpna 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(38675)||2000 PT10|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,155|| align=right|9,97|| align=right|4,185||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38676)||2000 PR15|| align=right|16,4|| align=right|2,556|| align=right|0,303|| align=right|2,86|| align=right|4,086||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38677)||2000 PD25|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,210|| align=right|3,25|| align=right|3,616||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38678)||2000 PS26|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,187|| align=right|11,23|| align=right|4,423||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38679)||2000 QX|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,152|| align=right|4,65|| align=right|3,472||MBA||22. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(38680)||2000 QM2|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,184|| align=right|5,92|| align=right|3,341||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38681)||2000 QK6|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,129|| align=right|6,78|| align=right|3,742||MBA||24. srpna 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(38682)||2000 QE7|| align=right|15,8|| align=right|1,971|| align=right|0,070|| align=right|23,65|| align=right|2,766||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38683)||2000 QQ7|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,278|| align=right|2,71|| align=right|3,475||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38684) Velehrad||2000 QK9|| align=right|13,1|| align=right|3,958|| align=right|0,196|| align=right|1,57|| align=right|7,873||HLD||25. srpna 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(38685)||2000 QP9|| align=right|13,8|| align=right|2,606|| align=right|0,140|| align=right|10,74|| align=right|4,207||MBA||26. srpna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(38686)||2000 QE10|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,260|| align=right|3,05|| align=right|3,471||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38687)||2000 QT18|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,080|| align=right|1,76|| align=right|3,596||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38688)||2000 QS23|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,181|| align=right|3,66|| align=right|3,725||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38689)||2000 QS27|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,142|| align=right|4,92|| align=right|3,314||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38690)||2000 QS29|| align=right|15,4|| align=right|2,447|| align=right|0,172|| align=right|7,38|| align=right|3,828||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38691)||2000 QY29|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,115|| align=right|7,08|| align=right|3,544||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38692)||2000 QD30|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,142|| align=right|6,06|| align=right|3,276||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38693)||2000 QB36|| align=right|15,6|| align=right|2,195|| align=right|0,198|| align=right|2,74|| align=right|3,252||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38694)||2000 QO46|| align=right|15,6|| align=right|2,641|| align=right|0,242|| align=right|4,65|| align=right|4,290||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38695)||2000 QQ50|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,182|| align=right|3,04|| align=right|3,712||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38696)||2000 QR58|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,068|| align=right|6,94|| align=right|3,541||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38697)||2000 QM62|| align=right|16,2|| align=right|2,179|| align=right|0,159|| align=right|4,73|| align=right|3,216||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38698)||2000 QU63|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,071|| align=right|4,98|| align=right|3,416||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38699)||2000 QX63|| align=right|15,4|| align=right|2,268|| align=right|0,090|| align=right|7,01|| align=right|3,415||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38700)||2000 QL65|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,128|| align=right|7,69|| align=right|3,396||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38701)||2000 QB66|| align=right|11,7|| align=right|3,953|| align=right|0,141|| align=right|9,89|| align=right|7,859||HLD||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38702)||2000 QX66|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,199|| align=right|3,29|| align=right|3,651||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38703)||2000 QR72|| align=right|16,6|| align=right|2,172|| align=right|0,199|| align=right|5,71|| align=right|3,201||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38704)||2000 QZ76|| align=right|15,7|| align=right|2,462|| align=right|0,174|| align=right|2,32|| align=right|3,862||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38705)||2000 QU80|| align=right|15,9|| align=right|2,461|| align=right|0,212|| align=right|0,99|| align=right|3,859||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38706)||2000 QP83|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,114|| align=right|6,85|| align=right|3,635||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38707)||2000 QK89|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,116|| align=right|5,93|| align=right|3,441||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38708)||2000 QQ89|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,183|| align=right|3,02|| align=right|3,388||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38709)||2000 QO90|| align=right|12,8|| align=right|3,947|| align=right|0,261|| align=right|4,72|| align=right|7,841||HLD||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38710)||2000 QG97|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|5,56|| align=right|3,512||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38711)||2000 QU97|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,212|| align=right|4,66|| align=right|4,326||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38712)||2000 QP103|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,097|| align=right|4,53|| align=right|3,407||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38713)||2000 QJ116|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,125|| align=right|3,89|| align=right|3,438||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38714)||2000 QS116|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,170|| align=right|4,99|| align=right|3,675||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38715)||2000 QY120|| align=right|15,1|| align=right|2,365|| align=right|0,095|| align=right|5,16|| align=right|3,636||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38716)||2000 QL121|| align=right|15,3|| align=right|2,488|| align=right|0,122|| align=right|3,65|| align=right|3,924||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38717)||2000 QM121|| align=right|13,6|| align=right|3,044|| align=right|0,139|| align=right|20,81|| align=right|5,309||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38718)||2000 QW121|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,170|| align=right|5,54|| align=right|4,052||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38719)||2000 QQ127|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,157|| align=right|9,34|| align=right|3,529||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38720)||2000 QB128|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,105|| align=right|6,81|| align=right|3,652||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38721)||2000 QQ128|| align=right|14,9|| align=right|2,446|| align=right|0,153|| align=right|3,97|| align=right|3,824||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38722)||2000 QU128|| align=right|14,6|| align=right|2,542|| align=right|0,238|| align=right|6,54|| align=right|4,052||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38723)||2000 QT129|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,071|| align=right|6,34|| align=right|3,719||MBA||30. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38724)||2000 QW129|| align=right|15,3|| align=right|2,483|| align=right|0,120|| align=right|6,08|| align=right|3,912||MBA||31. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38725)||2000 QD130|| align=right|13,3|| align=right|2,847|| align=right|0,158|| align=right|16,55|| align=right|4,803||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38726)||2000 QQ131|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,090|| align=right|6,58|| align=right|3,690||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38727)||2000 QR131|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,257|| align=right|5,55|| align=right|3,521||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38728)||2000 QJ133|| align=right|16,1|| align=right|2,261|| align=right|0,121|| align=right|3,93|| align=right|3,399||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38729)||2000 QP137|| align=right|16,6|| align=right|2,284|| align=right|0,241|| align=right|2,47|| align=right|3,450||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38730)||2000 QE138|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,103|| align=right|4,96|| align=right|4,119||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38731)||2000 QX138|| align=right|15,3|| align=right|2,444|| align=right|0,217|| align=right|2,05|| align=right|3,820||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38732)||2000 QF140|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,069|| align=right|6,58|| align=right|3,616||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38733)||2000 QF141|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,117|| align=right|6,90|| align=right|3,618||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38734)||2000 QC143|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,150|| align=right|3,22|| align=right|3,707||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38735)||2000 QQ144|| align=right|14,5|| align=right|2,731|| align=right|0,076|| align=right|12,11|| align=right|4,512||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38736)||2000 QU144|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,129|| align=right|3,53|| align=right|3,479||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38737)||2000 QN146|| align=right|16,0|| align=right|2,302|| align=right|0,092|| align=right|5,23|| align=right|3,491||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38738)||2000 QT146|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,119|| align=right|12,21|| align=right|3,809||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38739)||2000 QO149|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,215|| align=right|2,61|| align=right|3,353||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38740)||2000 QC152|| align=right|15,2|| align=right|2,431|| align=right|0,130|| align=right|1,75|| align=right|3,789||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38741)||2000 QO180|| align=right|14,4|| align=right|2,588|| align=right|0,143|| align=right|13,21|| align=right|4,163||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38742)||2000 QP184|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,225|| align=right|6,26|| align=right|3,669||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38743)||2000 QB185|| align=right|16,6|| align=right|2,332|| align=right|0,177|| align=right|2,75|| align=right|3,561||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38744)||2000 QE186|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,110|| align=right|6,34|| align=right|3,536||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38745)||2000 QM186|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,161|| align=right|5,35|| align=right|3,491||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38746)||2000 QT186|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,134|| align=right|7,08|| align=right|3,745||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38747)||2000 QE190|| align=right|16,0|| align=right|2,438|| align=right|0,197|| align=right|5,21|| align=right|3,806||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38748)||2000 QY191|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,052|| align=right|7,32|| align=right|3,355||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38749)||2000 QU206|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,131|| align=right|3,66|| align=right|3,493||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38750)||2000 QJ207|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,104|| align=right|14,54|| align=right|4,140||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38751)||2000 QN207|| align=right|16,4|| align=right|2,265|| align=right|0,116|| align=right|0,82|| align=right|3,409||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38752)||2000 QY207|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,166|| align=right|1,57|| align=right|3,665||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38753)||2000 QE217|| align=right|16,4|| align=right|2,216|| align=right|0,014|| align=right|3,35|| align=right|3,299||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38754)||2000 QG217|| align=right|15,6|| align=right|2,279|| align=right|0,104|| align=right|6,21|| align=right|3,440||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38755)||2000 QR227|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,130|| align=right|2,28|| align=right|4,132||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38756)||2000 QG228|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,188|| align=right|8,06|| align=right|4,110||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38757)||2000 RM1|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,181|| align=right|2,06|| align=right|3,592||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38758)||2000 RS2|| align=right|15,2|| align=right|2,284|| align=right|0,132|| align=right|7,10|| align=right|3,451||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38759)||2000 RD3|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,064|| align=right|7,27|| align=right|3,672||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38760)||2000 RG3|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,145|| align=right|6,93|| align=right|3,665||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38761)||2000 RH3|| align=right|14,4|| align=right|2,907|| align=right|0,285|| align=right|12,51|| align=right|4,955||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38762)||2000 RK4|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,230|| align=right|7,86|| align=right|3,789||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38763)||2000 RW5|| align=right|15,3|| align=right|2,433|| align=right|0,189|| align=right|1,16|| align=right|3,795||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38764)||2000 RB6|| align=right|15,0|| align=right|2,470|| align=right|0,224|| align=right|10,66|| align=right|3,880||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38765)||2000 RU6|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,136|| align=right|9,41|| align=right|4,533||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38766)||2000 RV6|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,107|| align=right|4,83|| align=right|3,577||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38767)||2000 RB7|| align=right|15,0|| align=right|2,569|| align=right|0,204|| align=right|3,74|| align=right|4,117||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38768)||2000 RF7|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,184|| align=right|1,87|| align=right|3,775||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38769)||2000 RS7|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,256|| align=right|11,17|| align=right|4,420||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38770)||2000 RT8|| align=right|14,0|| align=right|2,808|| align=right|0,204|| align=right|3,99|| align=right|4,705||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38771)||2000 RP9|| align=right|14,7|| align=right|2,448|| align=right|0,204|| align=right|3,44|| align=right|3,829||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38772)||2000 RR9|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,208|| align=right|4,05|| align=right|4,192||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38773)||2000 RY9|| align=right|14,9|| align=right|2,449|| align=right|0,185|| align=right|2,77|| align=right|3,832||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38774)||2000 RD10|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,102|| align=right|5,18|| align=right|3,657||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38775)||2000 RZ10|| align=right|13,4|| align=right|2,639|| align=right|0,227|| align=right|6,64|| align=right|4,285||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38776)||2000 RK11|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,260|| align=right|2,96|| align=right|3,612||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38777)||2000 RS17|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,212|| align=right|14,45|| align=right|4,095||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38778)||2000 RX19|| align=right|15,3|| align=right|2,473|| align=right|0,150|| align=right|5,90|| align=right|3,888||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38779)||2000 RH22|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,089|| align=right|4,30|| align=right|3,288||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38780)||2000 RX30|| align=right|14,9|| align=right|2,396|| align=right|0,142|| align=right|5,37|| align=right|3,707||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38781)||2000 RN31|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,177|| align=right|3,96|| align=right|3,559||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38782)||2000 RP31|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,122|| align=right|8,23|| align=right|4,530||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38783)||2000 RU35|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,276|| align=right|11,18|| align=right|4,565||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38784)||2000 RT42|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,152|| align=right|5,69|| align=right|3,597||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38785)||2000 RR43|| align=right|14,0|| align=right|2,564|| align=right|0,160|| align=right|9,15|| align=right|4,104||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38786)||2000 RG45|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,113|| align=right|6,98|| align=right|3,580||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38787)||2000 RU45|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,142|| align=right|5,79|| align=right|3,610||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38788)||2000 RW45|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,235|| align=right|6,04|| align=right|4,291||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38789)||2000 RB46|| align=right|14,2|| align=right|2,375|| align=right|0,109|| align=right|4,99|| align=right|3,660||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38790)||2000 RE46|| align=right|14,6|| align=right|2,400|| align=right|0,088|| align=right|6,00|| align=right|3,717||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38791)||2000 RU46|| align=right|14,5|| align=right|2,395|| align=right|0,215|| align=right|2,29|| align=right|3,706||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38792)||2000 RA49|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,193|| align=right|8,28|| align=right|4,503||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38793)||2000 RY49|| align=right|15,2|| align=right|2,191|| align=right|0,161|| align=right|3,29|| align=right|3,242||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38794)||2000 RC50|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,171|| align=right|3,76|| align=right|3,476||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38795)||2000 RA51|| align=right|14,2|| align=right|2,464|| align=right|0,119|| align=right|6,86|| align=right|3,866||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38796)||2000 RK51|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,172|| align=right|5,75|| align=right|4,150||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38797)||2000 RW51|| align=right|14,8|| align=right|2,240|| align=right|0,192|| align=right|5,31|| align=right|3,352||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38798)||2000 RB54|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,010|| align=right|3,22|| align=right|4,205||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38799)||2000 RE54|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,054|| align=right|7,04|| align=right|4,458||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38800)||2000 RA55|| align=right|13,9|| align=right|2,654|| align=right|0,186|| align=right|13,13|| align=right|4,323||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38801)||2000 RS55|| align=right|14,4|| align=right|2,983|| align=right|0,155|| align=right|9,22|| align=right|5,151||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38802)||2000 RW60|| align=right|15,2|| align=right|2,251|| align=right|0,189|| align=right|5,77|| align=right|3,376||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38803)||2000 RH62|| align=right|14,7|| align=right|2,394|| align=right|0,191|| align=right|2,25|| align=right|3,703||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38804)||2000 RB64|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,142|| align=right|6,35|| align=right|3,688||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38805)||2000 RL65|| align=right|15,4|| align=right|2,235|| align=right|0,154|| align=right|6,94|| align=right|3,342||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38806)||2000 RH66|| align=right|15,1|| align=right|2,269|| align=right|0,175|| align=right|3,79|| align=right|3,417||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38807)||2000 RM68|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,164|| align=right|6,77|| align=right|3,998||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38808)||2000 RX68|| align=right|16,2|| align=right|2,442|| align=right|0,208|| align=right|1,31|| align=right|3,815||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38809)||2000 RT69|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,030|| align=right|9,78|| align=right|5,300||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38810)||2000 RP70|| align=right|15,0|| align=right|2,464|| align=right|0,128|| align=right|3,03|| align=right|3,867||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38811)||2000 RW71|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,249|| align=right|13,03|| align=right|5,193||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38812)||2000 RL72|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,135|| align=right|2,36|| align=right|4,090||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38813)||2000 RP72|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,186|| align=right|1,03|| align=right|3,756||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38814)||2000 RR72|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,194|| align=right|3,86|| align=right|4,210||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38815)||2000 RY73|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,191|| align=right|2,40|| align=right|3,732||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38816)||2000 RZ73|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,228|| align=right|0,19|| align=right|3,536||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38817)||2000 RH74|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,158|| align=right|6,30|| align=right|3,547||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38818)||2000 RJ74|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,076|| align=right|5,10|| align=right|3,719||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38819)||2000 RX75|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,136|| align=right|7,05|| align=right|3,581||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38820)||2000 RB77|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,137|| align=right|7,30|| align=right|3,587||MBA||7. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38821) Linchinghsia||2000 RJ78|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,161|| align=right|2,96|| align=right|3,474||MBA||9. září 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(38822)||2000 RY83|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,083|| align=right|6,51|| align=right|3,449||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38823)||2000 RN87|| align=right|15,5|| align=right|3,014|| align=right|0,104|| align=right|0,62|| align=right|5,232||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38824)||2000 RG91|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,098|| align=right|1,92|| align=right|3,320||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38825)||2000 RS91|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,106|| align=right|6,13|| align=right|3,803||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38826)||2000 RZ92|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,107|| align=right|10,58|| align=right|3,676||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38827)||2000 RQ93|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,069|| align=right|4,36|| align=right|3,441||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38828)||2000 RQ94|| align=right|16,6|| align=right|2,125|| align=right|0,067|| align=right|2,68|| align=right|3,098||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38829)||2000 RQ96|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,109|| align=right|5,85|| align=right|3,607||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38830)||2000 RK99|| align=right|12,2|| align=right|3,932|| align=right|0,187|| align=right|14,96|| align=right|7,795||HLD||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38831)||2000 RC105|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,170|| align=right|12,13|| align=right|4,311||MBA||7. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38832)||2000 RH105|| align=right|14,5|| align=right|2,619|| align=right|0,193|| align=right|10,00|| align=right|4,237||MBA||7. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38833)||2000 SC|| align=right|13,6|| align=right|2,585|| align=right|0,204|| align=right|28,06|| align=right|4,157||MBA||17. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38834)||2000 SP1|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,273|| align=right|20,22|| align=right|5,510||MBA||18. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38835)||2000 SS2|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,165|| align=right|13,51|| align=right|4,248||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38836)||2000 SS19|| align=right|14,6|| align=right|2,715|| align=right|0,104|| align=right|11,35|| align=right|4,472||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38837)||2000 SM23|| align=right|14,3|| align=right|2,587|| align=right|0,167|| align=right|10,31|| align=right|4,160||MBA||26. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38838)||2000 SB31|| align=right|16,0|| align=right|2,236|| align=right|0,116|| align=right|3,53|| align=right|3,342||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38839)||2000 SU32|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,097|| align=right|2,79|| align=right|3,354||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38840)||2000 SH39|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,194|| align=right|13,67|| align=right|4,369||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38841)||2000 SH43|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,143|| align=right|5,99|| align=right|3,526||MBA||26. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(38842)||2000 SW44|| align=right|15,4|| align=right|2,238|| align=right|0,183|| align=right|3,26|| align=right|3,349||MBA||26. září 2000||Nachi-Katsuura||Nachi-Katsuura
|-
|(38843)||2000 SN49|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,090|| align=right|4,53|| align=right|3,466||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38844)||2000 SW58|| align=right|16,6|| align=right|2,207|| align=right|0,039|| align=right|5,00|| align=right|3,279||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38845)||2000 SL59|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,191|| align=right|2,17|| align=right|4,099||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38846)||2000 SH68|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,179|| align=right|3,69|| align=right|3,780||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38847)||2000 SJ68|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,109|| align=right|14,65|| align=right|4,325||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38848)||2000 SN68|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,104|| align=right|6,57|| align=right|3,602||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38849)||2000 SS68|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,041|| align=right|3,94|| align=right|3,391||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38850)||2000 SW68|| align=right|16,3|| align=right|2,158|| align=right|0,052|| align=right|0,60|| align=right|3,169||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38851)||2000 SM69|| align=right|15,4|| align=right|2,521|| align=right|0,022|| align=right|4,22|| align=right|4,002||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38852)||2000 SR70|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,121|| align=right|3,25|| align=right|4,168||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38853)||2000 SW71|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,181|| align=right|13,92|| align=right|4,167||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38854)||2000 SY71|| align=right|15,6|| align=right|2,446|| align=right|0,193|| align=right|3,43|| align=right|3,824||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38855)||2000 SY81|| align=right|14,8|| align=right|2,482|| align=right|0,065|| align=right|4,62|| align=right|3,910||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38856)||2000 SH87|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,257|| align=right|8,86|| align=right|4,026||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38857)||2000 SE88|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,218|| align=right|9,24|| align=right|4,657||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38858)||2000 SB91|| align=right|12,7|| align=right|3,099|| align=right|0,139|| align=right|13,58|| align=right|5,455||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38859)||2000 SL92|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,174|| align=right|11,49|| align=right|4,244||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38860)||2000 SH100|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,105|| align=right|9,18|| align=right|3,722||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38861)||2000 SB104|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,145|| align=right|2,65|| align=right|4,060||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38862)||2000 SD105|| align=right|15,1|| align=right|2,425|| align=right|0,158|| align=right|3,21|| align=right|3,776||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38863)||2000 SX108|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,075|| align=right|1,91|| align=right|3,507||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38864)||2000 SZ108|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,161|| align=right|1,97|| align=right|4,043||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38865)||2000 SD111|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,129|| align=right|2,39|| align=right|3,468||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38866)||2000 SK111|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,215|| align=right|1,58|| align=right|3,763||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38867)||2000 SF112|| align=right|14,7|| align=right|2,962|| align=right|0,095|| align=right|0,73|| align=right|5,097||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38868)||2000 SX112|| align=right|15,6|| align=right|2,171|| align=right|0,177|| align=right|6,51|| align=right|3,198||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38869)||2000 SL113|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,110|| align=right|4,98|| align=right|3,426||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38870)||2000 SQ114|| align=right|15,0|| align=right|2,642|| align=right|0,073|| align=right|3,43|| align=right|4,294||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38871)||2000 SO115|| align=right|14,7|| align=right|2,365|| align=right|0,165|| align=right|5,84|| align=right|3,637||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38872)||2000 SP116|| align=right|14,3|| align=right|3,219|| align=right|0,156|| align=right|1,50|| align=right|5,775||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38873)||2000 SB117|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,178|| align=right|2,63|| align=right|4,075||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38874)||2000 SZ119|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,139|| align=right|4,88|| align=right|3,384||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38875)||2000 SA120|| align=right|13,2|| align=right|3,008|| align=right|0,097|| align=right|9,19|| align=right|5,216||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38876)||2000 SX120|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,062|| align=right|7,18|| align=right|3,640||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38877)||2000 SE121|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,181|| align=right|5,61|| align=right|3,221||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38878)||2000 SL121|| align=right|13,7|| align=right|2,559|| align=right|0,129|| align=right|14,96|| align=right|4,093||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38879)||2000 SO121|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,126|| align=right|6,67|| align=right|3,729||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38880)||2000 SD123|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,204|| align=right|11,45|| align=right|4,196||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38881)||2000 SE123|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,181|| align=right|4,57|| align=right|4,027||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38882)||2000 SG123|| align=right|15,1|| align=right|2,287|| align=right|0,087|| align=right|5,63|| align=right|3,458||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38883)||2000 SZ123|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,170|| align=right|3,58|| align=right|3,767||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38884)||2000 SF124|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,118|| align=right|5,36|| align=right|3,600||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38885)||2000 SG126|| align=right|14,0|| align=right|2,713|| align=right|0,066|| align=right|16,08|| align=right|4,467||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38886)||2000 SW126|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,180|| align=right|7,16|| align=right|5,446||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38887)||2000 SN134|| align=right|14,0|| align=right|3,061|| align=right|0,209|| align=right|12,14|| align=right|5,356||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38888)||2000 SA137|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,073|| align=right|12,75|| align=right|4,176||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38889)||2000 SJ146|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,122|| align=right|6,76|| align=right|3,581||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38890)||2000 SO146|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,066|| align=right|4,57|| align=right|3,427||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38891)||2000 SO148|| align=right|15,4|| align=right|2,778|| align=right|0,246|| align=right|4,21|| align=right|4,630||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38892)||2000 SS148|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,043|| align=right|22,00|| align=right|4,384||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38893)||2000 SH149|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,053|| align=right|3,18|| align=right|4,190||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38894)||2000 SC152|| align=right|14,6|| align=right|2,724|| align=right|0,193|| align=right|3,45|| align=right|4,494||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38895)||2000 SE152|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,144|| align=right|7,60|| align=right|3,462||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38896)||2000 SB153|| align=right|16,1|| align=right|2,518|| align=right|0,162|| align=right|0,63|| align=right|3,995||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38897)||2000 SO154|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,143|| align=right|2,26|| align=right|3,793||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38898)||2000 SD155|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,210|| align=right|3,48|| align=right|3,674||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38899)||2000 SG157|| align=right|16,3|| align=right|2,317|| align=right|0,044|| align=right|0,79|| align=right|3,527||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38900)||2000 SH157|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,158|| align=right|6,10|| align=right|3,671||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38901)||2000 SQ157|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,062|| align=right|3,29|| align=right|3,567||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38902)||2000 SO158|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,047|| align=right|21,86|| align=right|4,413||MBA||22. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38903)||2000 SP160|| align=right|13,4|| align=right|3,057|| align=right|0,199|| align=right|18,29|| align=right|5,345||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38904)||2000 SG162|| align=right|14,7|| align=right|2,523|| align=right|0,187|| align=right|13,50|| align=right|4,007||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38905)||2000 SW167|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,062|| align=right|3,93|| align=right|4,071||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38906)||2000 SE169|| align=right|14,1|| align=right|2,357|| align=right|0,088|| align=right|6,01|| align=right|3,618||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38907)||2000 SC170|| align=right|14,7|| align=right|2,862|| align=right|0,137|| align=right|8,01|| align=right|4,842||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38908)||2000 SX170|| align=right|14,6|| align=right|2,340|| align=right|0,106|| align=right|8,32|| align=right|3,579||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38909)||2000 SQ172|| align=right|12,5|| align=right|3,049|| align=right|0,059|| align=right|12,75|| align=right|5,323||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38910)||2000 SA178|| align=right|13,9|| align=right|3,022|| align=right|0,083|| align=right|10,08|| align=right|5,252||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38911)||2000 SW178|| align=right|14,0|| align=right|2,432|| align=right|0,045|| align=right|5,34|| align=right|3,791||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38912)||2000 SK179|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,091|| align=right|8,47|| align=right|3,775||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38913)||2000 SY184|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,153|| align=right|14,58|| align=right|4,101||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38914)||2000 SQ186|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,081|| align=right|5,67|| align=right|3,583||MBA||21. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38915)||2000 SR189|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,209|| align=right|10,53|| align=right|4,086||MBA||22. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38916)||2000 SY189|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,090|| align=right|21,62|| align=right|5,473||MBA||22. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38917)||2000 SE190|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,101|| align=right|3,48|| align=right|3,310||MBA||23. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38918)||2000 SS205|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,162|| align=right|2,48|| align=right|3,672||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38919)||2000 SS218|| align=right|13,8|| align=right|2,684|| align=right|0,191|| align=right|14,00|| align=right|4,395||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38920)||2000 SW218|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,096|| align=right|14,12|| align=right|4,294||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38921)||2000 SG219|| align=right|14,1|| align=right|2,800|| align=right|0,198|| align=right|10,46|| align=right|4,684||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38922)||2000 SF221|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,153|| align=right|7,66|| align=right|3,503||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38923)||2000 SM221|| align=right|14,2|| align=right|2,663|| align=right|0,124|| align=right|11,13|| align=right|4,346||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38924)||2000 SB222|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,089|| align=right|12,02|| align=right|5,358||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38925)||2000 SE222|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,111|| align=right|13,50|| align=right|3,619||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38926)||2000 SH226|| align=right|14,2|| align=right|2,521|| align=right|0,234|| align=right|6,91|| align=right|4,002||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38927)||2000 SV226|| align=right|14,8|| align=right|2,969|| align=right|0,099|| align=right|10,43|| align=right|5,116||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38928)||2000 SY226|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,113|| align=right|15,89|| align=right|5,581||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38929)||2000 SH227|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,137|| align=right|12,86|| align=right|4,125||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38930)||2000 SW230|| align=right|15,0|| align=right|2,707|| align=right|0,063|| align=right|1,99|| align=right|4,454||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38931)||2000 SY234|| align=right|14,1|| align=right|2,737|| align=right|0,146|| align=right|10,01|| align=right|4,528||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38932)||2000 SL236|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,009|| align=right|4,82|| align=right|4,610||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38933)||2000 SE237|| align=right|15,2|| align=right|2,297|| align=right|0,162|| align=right|2,55|| align=right|3,480||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38934)||2000 SB239|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,132|| align=right|7,26|| align=right|3,538||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38935)||2000 SC239|| align=right|14,2|| align=right|2,773|| align=right|0,238|| align=right|8,78|| align=right|4,616||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38936)||2000 SD258|| align=right|16,2|| align=right|2,577|| align=right|0,112|| align=right|2,18|| align=right|4,136||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38937)||2000 SL258|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,088|| align=right|4,48|| align=right|4,282||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38938)||2000 SU258|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,109|| align=right|6,61|| align=right|3,515||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38939)||2000 SH260|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,090|| align=right|11,05|| align=right|4,204||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38940)||2000 SY265|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,076|| align=right|5,57|| align=right|3,418||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38941)||2000 SN269|| align=right|14,4|| align=right|2,425|| align=right|0,030|| align=right|6,09|| align=right|3,775||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38942)||2000 SA271|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,165|| align=right|5,53|| align=right|3,672||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38943)||2000 SQ273|| align=right|14,8|| align=right|2,683|| align=right|0,055|| align=right|13,75|| align=right|4,394||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38944)||2000 SF274|| align=right|14,3|| align=right|2,731|| align=right|0,171|| align=right|3,15|| align=right|4,511||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38945)||2000 SO274|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,209|| align=right|3,63|| align=right|3,566||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38946)||2000 SS274|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,060|| align=right|1,90|| align=right|3,427||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38947)||2000 SD287|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,082|| align=right|11,30|| align=right|3,722||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38948)||2000 ST292|| align=right|14,0|| align=right|2,732|| align=right|0,060|| align=right|8,76|| align=right|4,515||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38949)||2000 SJ295|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,188|| align=right|14,79|| align=right|4,533||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38950)||2000 ST295|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,091|| align=right|7,45|| align=right|3,425||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38951)||2000 SA296|| align=right|14,6|| align=right|2,247|| align=right|0,173|| align=right|6,09|| align=right|3,368||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38952)||2000 SG309|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,105|| align=right|6,56|| align=right|3,523||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38953)||2000 SK310|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,250|| align=right|21,02|| align=right|3,647||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38954)||2000 SD313|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,081|| align=right|14,13|| align=right|4,236||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38955)||2000 SE319|| align=right|14,9|| align=right|2,755|| align=right|0,125|| align=right|11,42|| align=right|4,572||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38956)||2000 SR336|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,088|| align=right|14,00|| align=right|4,278||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38957)||2000 SZ336|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,137|| align=right|6,75|| align=right|3,800||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38958)||2000 SL337|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,140|| align=right|1,04|| align=right|4,531||MBA||25. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38959)||2000 SE363|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,138|| align=right|3,46|| align=right|3,439||MBA||20. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(38960)||2000 TS|| align=right|14,8|| align=right|3,034|| align=right|0,283|| align=right|1,19|| align=right|5,284||MBA||2. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(38961)||2000 TG1|| align=right|14,8|| align=right|2,704|| align=right|0,178|| align=right|1,80|| align=right|4,446||MBA||1. října 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(38962)||2000 TN2|| align=right|13,7|| align=right|2,794|| align=right|0,187|| align=right|8,92|| align=right|4,668||MBA||5. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(38963)||2000 TJ14|| align=right|15,0|| align=right|2,946|| align=right|0,078|| align=right|2,77|| align=right|5,054||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38964)||2000 TU18|| align=right|16,0|| align=right|2,711|| align=right|0,076|| align=right|1,29|| align=right|4,462||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38965)||2000 TB29|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,210|| align=right|10,56|| align=right|4,253||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38966)||2000 TW35|| align=right|15,8|| align=right|2,697|| align=right|0,160|| align=right|2,63|| align=right|4,429||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38967)||2000 TF36|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,067|| align=right|4,32|| align=right|4,215||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38968)||2000 TF55|| align=right|15,8|| align=right|2,792|| align=right|0,176|| align=right|1,29|| align=right|4,664||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38969)||2000 TV55|| align=right|14,9|| align=right|2,236|| align=right|0,177|| align=right|7,73|| align=right|3,343||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38970)||2000 TC58|| align=right|15,5|| align=right|2,519|| align=right|0,101|| align=right|4,64|| align=right|3,997||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38971)||2000 TQ60|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,109|| align=right|14,77|| align=right|4,299||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38972)||2000 TE61|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,168|| align=right|12,60|| align=right|3,890||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38973)||2000 TQ61|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,226|| align=right|11,68|| align=right|4,248||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38974)||2000 TK62|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,082|| align=right|2,27|| align=right|3,498||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38975)||2000 TH66|| align=right|17,2|| align=right|2,274|| align=right|0,130|| align=right|2,03|| align=right|3,428||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38976) Taeve||2000 UR|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,102|| align=right|5,01|| align=right|3,842||MBA||21. října 2000||Drebach||G. Lehmann
|-
|(38977)||2000 UV|| align=right|14,7|| align=right|3,195|| align=right|0,189|| align=right|0,51|| align=right|5,709||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38978)||2000 UA2|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,159|| align=right|4,47|| align=right|4,287||MBA||22. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38979)||2000 UB2|| align=right|14,0|| align=right|3,020|| align=right|0,146|| align=right|4,74|| align=right|5,246||MBA||22. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38980)||2000 UJ2|| align=right|14,7|| align=right|2,368|| align=right|0,277|| align=right|6,53|| align=right|3,643||MBA||23. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(38981)||2000 UW3|| align=right|13,7|| align=right|3,230|| align=right|0,019|| align=right|20,53|| align=right|5,804||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38982)||2000 UD4|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,056|| align=right|6,17|| align=right|3,744||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38983)||2000 UT4|| align=right|14,9|| align=right|2,385|| align=right|0,172|| align=right|1,58|| align=right|3,682||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38984)||2000 UZ4|| align=right|14,9|| align=right|3,321|| align=right|0,241|| align=right|0,50|| align=right|6,052||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38985)||2000 UA5|| align=right|15,0|| align=right|2,864|| align=right|0,095|| align=right|2,42|| align=right|4,847||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38986)||2000 UP5|| align=right|14,7|| align=right|2,530|| align=right|0,179|| align=right|6,15|| align=right|4,024||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38987)||2000 UB8|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,104|| align=right|1,35|| align=right|4,285||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38988)||2000 UJ12|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,123|| align=right|1,44|| align=right|3,700||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38989)||2000 UF13|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,236|| align=right|5,47|| align=right|3,840||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38990)||2000 UZ17|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,051|| align=right|5,99|| align=right|4,595||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38991)||2000 UE19|| align=right|13,6|| align=right|2,678|| align=right|0,171|| align=right|12,53|| align=right|4,382||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38992)||2000 UN20|| align=right|15,3|| align=right|2,900|| align=right|0,052|| align=right|2,97|| align=right|4,939||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38993)||2000 UX20|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,116|| align=right|6,02|| align=right|3,286||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38994)||2000 UZ21|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,097|| align=right|9,48|| align=right|4,127||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38995)||2000 UJ24|| align=right|14,4|| align=right|2,805|| align=right|0,095|| align=right|6,73|| align=right|4,697||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38996)||2000 UM25|| align=right|14,7|| align=right|2,384|| align=right|0,133|| align=right|5,80|| align=right|3,680||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38997)||2000 UF26|| align=right|14,1|| align=right|2,579|| align=right|0,211|| align=right|13,51|| align=right|4,142||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38998)||2000 UP26|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,140|| align=right|12,33|| align=right|4,428||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(38999)||2000 UV26|| align=right|13,6|| align=right|2,689|| align=right|0,143|| align=right|14,56|| align=right|4,409||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(39000)||2000 UZ26|| align=right|16,7|| align=right|2,354|| align=right|0,160|| align=right|5,68|| align=right|3,612||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka,
PLT – plutíno,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek